In der Mathematik sind holomorphe Funktionen (von  „ganz, vollständig“ und  „Form, Gestalt“) komplexwertige Funktionen (Abbildungen von komplexen Zahlen in komplexe Zahlen), die in der Funktionentheorie, einem Teilgebiet der Mathematik, untersucht werden. Eine komplexwertige Funktion mit Definitionsbereich  heißt holomorph, falls sie an jeder Stelle von  komplex differenzierbar ist.

Die aus der Schulmathematik bekannten Rechenregeln zum Ableiten vormals reeller Funktionen gelten dabei weiterhin für komplexe Funktionen, obgleich der Holomorphiebegriff viel weitreichendere Konsequenzen nach sich zieht. Anschaulich bedeutet Holomorphie, dass sich die betroffene Funktion an jeder Stelle „fast“ wie eine aus mathematischer Sicht leicht zu verstehende (komplexwertige) lineare Funktion verhält. Erstmals eingeführt und studiert wurden holomorphe Funktionen im 19. Jahrhundert von Augustin-Louis Cauchy, Bernhard Riemann und Karl Weierstraß, obgleich sich die Terminologie der Holomorphie erst im 20. Jahrhundert flächendeckend durchsetzte. Besonders in älterer Literatur werden solche Funktionen auch „regulär“ genannt. Aufgrund ihrer breiten Anwendungsmöglichkeiten zählen sie zu den wichtigsten Funktionstypen innerhalb der Mathematik.

Durch die Möglichkeit der Linearisierung in jedem Punkt ihres Definitionsbereichs  können für holomorphe Funktionen , wobei  die Menge der komplexen Zahlen bezeichnet, sehr fruchtbare Resultate hervorgebracht werden. Anschaulich kann die mathematische Rechenvorschrift  in der Nähe jedes Wertes  ihres Definitionsbereichs  sehr gut durch die lineare Funktion  angenähert werden. Die Annäherung ist dabei so gut, dass sie für die lokale Analyse der Funktion bzw. der Rechenvorschrift ausreicht. Das Symbol  bezeichnet dabei die komplexe Ableitung von  in . Auch wenn diese Definition analog zur reellen Differenzierbarkeit ist, zeigt sich in der Funktionentheorie, dass die Holomorphie eine sehr starke Eigenschaft ist. Sie produziert eine Vielzahl von Phänomenen, die im Reellen kein Pendant besitzen. Beispielsweise ist jede holomorphe Funktion bereits beliebig oft differenzierbar und lässt sich lokal in jedem Punkt in eine Potenzreihe entwickeln. Das bedeutet, dass man die betreffende Funktion in ihrem Definitionsbereich lokal durch Polynome annähern kann, also unter Verwendung nur der vier Grundrechenarten, wobei zur Konstruktion dieser Polynome nur die Ableitungen der Funktion in einem einzigen Punkt, dem Entwicklungspunkt, benötigt werden. Besonders bei transzendenten holomorphen Funktionen, wie Exponentialfunktionen, trigonometrischen Funktionen (etwa Sinus und Kosinus) und Logarithmen, aber auch bei Wurzelfunktionen, ist dies eine sehr nützliche Eigenschaft, etwa dann, wenn man diese Funktionen und ihre Ableitungen im Entwicklungspunkt gut versteht. Dabei ist zu beachten, dass die genannten Funktionen natürliche Fortsetzungen von den reellen in die komplexen Zahlen besitzen.

Hintergrund der Begriffsstärke der Holomorphie ist, dass die Differenzierbarkeit im Komplexen auf einer offenen „Fläche“ statt nur einem offenen Intervall gelten muss. Dabei müssen beim Grenzübergang zum Differentialquotienten unendlich viele Richtungen (alle Kombinationen aus Nord, Ost, West und Süd) betrachtet werden – eine höhere Anforderung als nur die beiden Richtungen „positiv“ und „negativ“ auf dem reellen Zahlenstrahl. Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts wurde darauf aufbauend im Rahmen der Funktionentheorie ein eigener Rechenkalkül für holomorphe Funktionen entwickelt. Während Begriffe wie Ableitung, Differenzenquotient und Integral weiterhin existieren, kommen zusätzliche Eigenschaften zum Tragen. Dies betrifft das Abbildungsverhalten holomorpher Funktionen, zusätzliche Techniken in der Integrationstheorie oder auch das Konvergenzverhalten von Funktionenfolgen.

In vielen Teilgebieten der Mathematik bedient man sich der starken Eigenschaften holomorpher Funktionen, um Probleme zu lösen. Beispiele sind die analytische Zahlentheorie, in der über holomorphe Funktionen auf Zahlen rückgeschlossen wird, sowie die komplexe Geometrie oder auch die theoretische Physik. Besonders im Rahmen der Theorie der Modulformen nehmen holomorphe Funktionen eine wichtige Position ein, wobei tiefe Verbindungen zur Darstellungstheorie und zu elliptischen Kurven aufgebaut werden können. Gleich zwei Millennium-Probleme der Mathematik, die Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer und die Riemannsche Vermutung, drehen sich um das Nullstellenverhalten gewisser holomorpher Funktionen.

Einführung

Komplexe Zahlen 

Komplexe Zahlen erweitern den Bereich der reellen Zahlen durch Hinzunehmen sog. imaginärer Zahlen. Diese sollen die Eigenschaft haben, algebraische Gleichungen zu lösen, die im Reellen nicht lösbar sind. Ein Beispiel ist die quadratische Gleichung . Sie hat keine reelle Lösung, da das Quadrat einer reellen Zahl stets nicht-negativ ist. Fügt man jedoch den reellen Zahlen eine imaginäre Zahl  mit der Eigenschaft  hinzu, so kann die obige Gleichung gelöst werden.

Während die reellen Zahlen eine Zahlengerade aufspannen, breiten die komplexen Zahlen eine Ebene aus. Jede komplexe Zahl  ist von der Form  mit reellen Zahlen  und . Geht man  Schritte in „reelle Richtung“ und  Schritte in „imaginäre Richtung“, so wird die komplexe Zahl  mit dem Punkt  in der Euklidischen Ebene identifiziert. Dabei wird  als Realteil und  als Imaginärteil von  bezeichnet.

Eine wichtige Eigenschaft komplexer Zahlen ist, dass man mit ihnen, wie im Falle der reellen Zahlen, rechnen kann. Damit ist gemeint, dass Plus, Minus, Mal und Geteilt auch für komplexe Zahlen definiert ist. Um dies umzusetzen, ist lediglich das Beherrschen der reellen Rechenregeln sowie die Regel  vonnöten. Die Addition wird in Real- und Imaginärteil separat ausgeführt, also zum Beispiel , und beim Multiplizieren müssen die Klammern verrechnet werden:

Dabei entsteht der Term  beim Ausmultiplizieren aus dem Produkt . Auch die Division ist möglich, etwa dadurch, den Nenner durch passendes Erweitern und die dritte binomische Formel reell zu machen:

Somit bilden auch die komplexen Zahlen eine Zahlenstruktur, in der algebraisch gerechnet werden kann. Man sagt auch, dass die Menge der komplexen Zahlen , genau wie die reellen Zahlen , einen Körper bilden.

Komplexe Funktionen 

Die Holomorphie ist eine Eigenschaft komplexer Funktionen. Dabei stellt eine Funktion ganz allgemein eine Beziehung zwischen zwei Mengen  und  über eine Abbildungsvorschrift her. Funktionen  müssen die Regel erfüllen, dass jedem Element aus  genau ein Element in  zugeordnet wird.

Einige Beispiele reeller Funktionen lassen sich direkt auf die komplexen Zahlen übertragen. Dazu zählt etwa die quadratische Funktion .

Reelle Funktionen induzieren Tabellendaten der Form , wobei die Eingabewerte  den Definitionsbereich von  durchlaufen. Die Analogie zu einer Tabelle entsteht dadurch, dass Daten  und  in Zeilen- oder Spaltenform zusammengestellt werden können. Es ist jedoch nicht möglich, alle Werte einer reellen Funktion in eine Tabelle einzutragen, da es zum Beispiel bereits nicht möglich ist, alle Werte  aufzulisten. Alle nicht leeren, echten Intervalle der reellen Zahlen sind überabzählbar. Daher ist die Darstellung einer reellen Funktion anhand eines Schaubildes üblich. Dabei macht man sich zunutze, dass der Definitionsbereich ein Teil eines Zahlenstrahles ist, ebenso der Wertebereich. Ergo sammeln sich die Informationen  zu Punkten  in einer zweidimensionalen Ebene. Hebt man diese in der Ebene hervor, bekommt man einen Überblick über das Verhalten einer reellen Funktion.

Für komplexe Funktionen ist die Situation anders. Hier ist bereits der Eingangsbereich eine Fläche. Von daher müsste ein Schaubild nach Art reeller Funktionen vierdimensional sein, was nicht verständlich darstellbar ist. Ein Weg, komplexe, insbesondere holomorphe, Funktionen darzustellen, bedient sich eines Farbschlüssels. Einer komplexen Zahl wird je nach „Himmelsrichtung“ eine Farbe zugeordnet, wobei der Ursprung, also die Null, den Orientierungspunkt bildet. Zusätzlich wird mit der Helligkeit des Farbtons die Größe im Sinne des Abstands zum Ursprung visualisiert. Dabei bedeutet „dunkel“ nahe bei Null, und „hell“ nahe bei „Unendlich“.

Die Darstellung komplexer Funktionen durch Kolorierung ist besonders zur Hervorhebung von Null- oder Polstellen sowie anderer Singularitäten einer Funktion üblich. Die Software Wolfram Mathematica bietet seit Version 12 ein entsprechendes Werkzeug an.

Im Englischen trägt eine solche Art der Visualisierung die Bezeichnung domain coloring. Diese wurde von Frank Farris geprägt. Es gab viele frühere Verwendungen von Farbe zur Visualisierung komplexer Funktionen, typischerweise die Zuordnung von Argumenten (Phasen) zu Farbtönen. Larry Crone verwendete die Methode in den späten 1980er Jahren. Die Technik der Verwendung kontinuierlicher Farbe zur Abbildung von Punkten des Definitionsbereiches in die Zielmenge wurde 1999 von George Abdo und Paul Godfrey verwendet, und farbige Raster wurden in Grafiken von Doug Arnold benutzt, die er auf 1997 datiert. Menschen, die farbenblind sind, können jedoch Schwierigkeiten haben, solche Diagramme zu interpretieren, wenn sie mit Standard-Farbkarten erstellt werden. Dieses Problem kann möglicherweise durch die Erstellung alternativer Versionen unter Verwendung von Farbkarten behoben werden, die in den Farbraum passen, der für Menschen mit Farbenblindheit erkennbar ist. Zum Beispiel kann eine Farbkarte, die auf Blau/Grau/Gelb basiert, für Menschen mit vollständiger Deuteranopie besser lesbar sein als das herkömmliche Schaubild, das auf Blau/Grün/Rot basiert.

Von reeller zu komplexer Differenzierbarkeit 

Da mit komplexen Zahlen im Wesentlichen genau wie mit reellen Zahlen gerechnet werden kann, stellt sich die Frage, inwieweit sich die reelle Analysis, mit Begriffen wie Funktionen, Ableitung oder auch Integral, auf die komplexen Zahlen ausweiten lässt.

Im Reellen ist eine Funktion  in einem Punkt  differenzierbar, wenn sie dort linearisiert werden kann. Das bedeutet, dass sie sich um  herum sehr ähnlich zu einer linearen Funktion  verhält. Es gilt also für sehr kleine Werte  die Approximation , wobei man mit  auch  erhält. Um die Begriffe „Linearisierung“, „sehr ähnlich“ und „Approximation“ präzise zu fassen, bedient man sich des Konzepts des Grenzwertes. Demnach ist  in  genau dann differenzierbar, wenn der Differentialquotient

existiert, der auch als Ableitung von  an der Stelle  bezeichnet wird. Da bei der Berechnung dieses Quotienten nur die Grundrechenarten Addition, Subtraktion und Division verwendet werden, stellt sich die Frage nach einem Analogon im Komplexen. Da die komplexen Zahlen diese Rechnungen auch zulassen, kann die Bedingung
 existiert
eins zu eins übernommen werden. Der entscheidende Unterschied ist hier aber, dass bei der Berechnung des komplexen Differenzenquotienten das kleiner werdende  eine komplexe Zahl sein kann. Es kann sich also aus jeder Richtung in der komplexen Ebene genähert werden. Im Gegensatz dazu sind im Reellen nur endlich viele, nämlich zwei, Richtungen möglich, von links () und von rechts ().

Für das Verständnis der komplexen Differenzierbarkeit ist essentiell, den Definitionsbereich der komplexen Funktion auch geometrisch wahrzunehmen. Eingabewerte in die Funktion sind somit nicht bloß komplexe Zahlen, sondern auch Punkte einer Ebene. Auf dieser Ebene ist ein Abstandsbegriff definiert, also können Punkte „nah“ und „weit weg“ zu anderen Punkten liegen. Erst diese Vorstellung erlaubt die Formulierung des für die Differenzierbarkeit essentiellen Lokalitätsbegriffs: Eine in einem Punkt  komplex differenzierbare Funktion sieht an Punkten sehr nahe zu  einer linearen Funktion „sehr ähnlich“. Genau diese Aussage wird durch den Differentialquotienten analytisch präzisiert. Nach Umformung des Differentialquotienten erhält man

wobei der Fehler in dieser Annäherung „viel kleiner“ ist als der „kleine“ Wert .

Veranschaulichung

Zum Holomorphiebegriff 

Ist eine komplexe Funktion  in ihrem Definitionsbereich holomorph, bedeutet dies, dass sie in jedem Punkt komplex differenzierbar ist. Wegen der ohnehin restriktiveren Bedingung der komplexen (statt nur reellen) Differenzierbarkeit, gepaart mit deren Gültigkeit für alle Punkte auf einer Fläche statt nur eines Intervalls (einer Linie), ist die Holomorphie eine sehr starke Eigenschaft.

Analytische Motivation 

Ein zentrales Problem der Analysis besteht darin, „komplizierte“ Funktionen zu studieren. Dabei bedeutet „kompliziert“ zum Beispiel, dass die Rechenvorschrift nicht aus einer endlichen Abfolge aus Anwendungen der vier Grundrechenarten besteht. Eine in diesem Sinne „einfache“ Vorschrift wäre: Nimm die Eingangszahl mal Zwei, dann das Ergebnis plus Eins, multipliziere dies mit sich selbst, teile dann alles durch die Drei. In Kurzform: .
Jedoch lassen sich sehr viele Phänomene in der Natur nicht so einfach beschreiben. Die Mathematik ist demnach bestrebt, Analyseverfahren nichttrivialer Funktionen zu entwickeln. Solche Verfahren kommen zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn Änderungsraten bei Naturgesetzen oder Bilanzen in der Wirtschaft erstellt werden müssen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Funktion zunächst sehr stark einzuschränken, also nur Eingabewerte aus einem sehr „kleinen“ Vorrat einzusetzen. Klein bedeutet in diesem Kontext, dass die betrachteten Eingabewerte sehr nahe beieinander liegen. Soll eine Funktion etwa um 0 herum studiert werden, würden Werte wie 0,000001 möglicherweise noch in Betracht gezogen, möglicherweise aber nicht mehr 1, geschweige denn 100. In diesem Kontext nennt man die 0 auch den Entwicklungspunkt. Phänomene wie die Holomorphie besagen nun, dass betroffene Funktionen in sehr kleinen Bereichen deutlich verständlicheren Funktionen sehr stark ähneln. Diese verständlicheren Funktionen sind Vorschriften, die sich nur aus den vier Grundrechenarten zusammensetzen. Hinter diesem Prinzip steckt eine gewisse Form der „Stetigkeit“: Wurde eine holomorphe Funktion im Punkt 0 gut verstanden, so lässt sich daraus schon auf ihr Verhalten in z. B. 0,000001 schließen, und das nur anhand der vier Grundrechenarten. Präziser wird die Annäherung über Polynome realisiert, also Ausdrücke wie ,  und ganz allgemein

Eine holomorphe Funktion kann also um jeden Wert ihres Definitionsbereichs durch Anwendung der Grundrechenarten entwickelt werden. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei hinreichend „komplizierten“ Funktionen nur um eine Näherung handelt. Eine zentrale Eigenschaft der Holomorphie ist aber, dass für solche komplizierten Funktionen beliebig lange Polynomketten, also addierte -Terme, zur Annäherung gefunden werden können. Je länger diese Terme sind, desto besser. Lässt man diesen Prozess gegen Unendlich streben, ist die Annäherung in den umliegenden Punkten perfekt, es herrscht also Gleichheit. In diesem Sinne sind also holomorphe Funktionen, zumindest lokal, gerade „unendlich lange Polynome“. Obwohl dabei unendlich viele Terme addiert werden, kann Konvergenz vorliegen, wenn das Funktionsargument nahe genug am Entwicklungspunkt liegt. Wählt man zum Beispiel den Entwicklungspunkt 0 und für die Koeffizienten die Dezimalstellen der Kreiszahl , also

so gilt

Für Werte  wird dann  „erst recht“ endlich sein. Dabei bezeichnet  die Euklidische Länge der Zahl  in der Ebene, was dem Abstand zum Punkt 0 entspricht. Diesem Gedanken folgend kann man zeigen, dass Potenzreihen entweder überall oder innerhalb von Kreisscheiben konvergieren. Dennoch kann es sein, dass im Falle der Potenzreihen nicht immer Holomorphie auf ganz  vorliegt. Ein Beispiel ist die Funktion , die an der Stelle  nicht komplex differenzierbar (ja nicht mal definiert) ist. Jedoch liegt Holomorphie im Bereich aller  mit  vor, und es gilt mit der geometrischen Reihe

Demnach ist Holomorphie stets zunächst nur eine lokale Eigenschaft.

Es folgen einige Beispiele für holomorphe Funktionen.

 Eine in der Schule behandelte Funktion, die sich im Allgemeinen nicht durch nur endlichfache Anwendung der vier Grundrechenarten berechnen lässt, ist der Sinus, also die Vorschrift . Hier wird die Vorschrift im Reellen zunächst nicht über eine Zahlenrechnung, sondern geometrisch erklärt. Zur Länge eines Kreisbogens soll die zugehörige gerade Strecke gefunden werden, die den Endpunkt des Bogens mit der Grundachse verbindet, analog beim Kosinus (siehe Bild). Alle betrachteten Strecken haben Längen, im Verhältnis zur Einheit dimensionslos, also entspricht dies einer Abbildung von Zahlen auf Zahlen. Krumme Kreislinien („komplizierte Strecken“) werden auf ungleich lange gerade Linien („einfache Strecken“) abgebildet, was vermuten lässt, dass sich diese Umrechnung nicht in einfacher Weise mit den vier Grundrechenarten darstellen lässt. Es zeigt sich jedoch, dass der Sinus eine holomorphe Funktion ist, weshalb eine Annäherung durch einfache Terme möglich ist. Es gilt zum Beispiel für sehr kleine Werte von 

Dies entspricht einem „Studium“ der Sinusfunktion in oben erklärtem Sinne, da die komplizierte Sinusfunktion durch eine einfache Abbildung  angenähert wurde. Dabei war der Entwicklungspunkt 0, in der Tat ist wegen  die Annäherung hier perfekt, doch auch für umliegende Werte ist sie brauchbar. Es gilt zum Beispiel  und . Für eine exakte Berechnung erhält man für den Sinus

wobei  die Fakultät bezeichnet und  das Summenzeichen. Die Formel erweitert sich auf alle komplexen Zahlen und setzt den Sinus dort als Funktion fort, wobei dort keine geometrische Interpretation über Dreiecke mehr zur Verfügung steht.
 Für das lokale Verständnis holomorpher Funktionen werden Polynome herangezogen, jedoch ist die Frage entscheidend, wie man auf die Koeffizienten dieser Polynome schließt, also auf die Zahlen vor den Termen . Dafür werden die komplexen Ableitungen der Funktionen am Entwicklungspunkt benötigt. Genau gesagt gilt eine Formel, die in der Mathematik Taylorreihe genannt wird:

Hier ist  eine Zahl, die nahe am Entwicklungspunkt  liegen sollte. Dies lässt sich zum Beispiel an der Wurzelfunktion  demonstrieren, etwa um den Punkt . Diese ist dort holomorph, man hat die Ableitungen  und . Also gilt mit der Taylor-Formel die Approximation

für komplexe Zahlen , die nahe an  liegen. Der Ausdruck  auf der rechten Seite kann, wie oben, durch Anwendung nur der vier Grundrechenarten schnell berechnet werden. Er stimmt nach Einsetzen von  exakt mit dem Funktionswert  überein, doch auch in der näheren Umgebung von  ist die Annäherung noch sehr genau. Man hat etwa

und es gilt für den exakten Wert . Da Holomorphie eine Eigenschaft komplexer Funktionen ist, gilt die Annäherung auch für nicht-reelle Zahlen in der Nähe von 25. Für  erhält man zum Beispiel  als Näherung für , und es gilt rückwirkend .

Bedeutung 

Die Stärke des Holomorphiebegriffs stützt sich auf folgende Säulen.

 Einfache Handhabung der Taylorpolynome: Durch die Eigenschaft einer holomorphen Funktion, durch Polynome, also Summen von Termen , lokal beliebig gut angenähert werden zu können, ist das Betreiben von Analysis für diesen Funktionstyp besonders einfach. So können etwa sowohl Ableitungen als auch Stammfunktionen der einzelnen Ausdrücke  schnell bestimmt werden. Weiß man, dass  die Ableitung von  ist, so kann man aus  bereits  folgern.
Dies ermöglicht es, komplizierte Ableitungen oder Stammfunktionen erneut durch Polynome anzunähern und lokal zu beschreiben.

 Jede Ableitung ist holomorph: Ist eine Funktion holomorph, so auch wieder ihre komplexe Ableitungsfunktion. Wie in einer Kettenreaktion kann gefolgert werden, dass jede holomorphe Funktion bereits unendlich oft komplex differenzierbar ist. Zu dieser Aussage gibt es im Reellen überhaupt keine Entsprechung. So gibt es etwa reelle Funktionen, die zweimal, aber nicht dreimal differenzierbar sind.
 Gleichmäßige Approximation: Die lokale Approximation durch die Polynome erfolgt nicht „willkürlich“, sondern gleichmäßig. Zum Beispiel soll eine holomorphe Funktion  auf einer Kreisfläche inklusive Rand bis auf einen Fehler von  durch Polynome  angenähert werden. Es soll also  gelten. Nach Abbruch einer gewissen Schranke im Grad des Polynoms gilt dann für jeden Wert  aus der Kreisfläche . Die Annäherung vollzieht sich also nicht unkontrolliert, sondern breitet sich mit „gleicher Geschwindigkeit“ auf Flächen aus. Die untere Bildserie illustriert diese Gleichmäßigkeit bei der Approximation des Sinus um den Nullpunkt anhand seiner Taylorpolynome  Bereits im Fall  ist um die Null (schwarzer Punkt im Zentrum) eine lokale Ähnlichkeit zu sehen. Erkennbar ist dies an der Farbverteilung und Intensität, die um das Zentrum herum  (ganz linkes Bild) sehr ähnelt, etwa „gelb in Nord-Ost“.

Zu beachten ist, dass der ausgesuchte Fehler immer größer als 0 sein muss und die Approximation in der Nähe des Entwicklungspunktes grundsätzlich besser ist. Diese Eigenschaft der gleichmäßigen Konvergenz ist in der Mathematik enorm nützlich. Sie erlaubt es zum Beispiel, dass es bei der Ausführung nichttrivialer Prozesse, wie Ableiten, Integrieren oder unendliches Summieren holomorpher Funktionen, die Reihenfolge vertauscht werden darf. Im Falle unendlich vieler Terme ist dies mathematisch nicht trivial. Beispielsweise erhält man unter Kenntnis der Stammfunktionen  von  für die Logarithmusfunktion :

Aus der geometrischen Reihe kann also die Taylorreihe der Logarithmusfunktion in der Nähe von 1 bestimmt werden. In der Umformung  wurde der Prozess „die Summe wird integriert“ durch „die integrierten Terme werden summiert“, ersetzt. Dies entspricht der Vertauschung , was wegen der gleichmäßigen Konvergenz der Taylorreihe aber erlaubt ist.

 Wenige Daten reichen aus: Die Regel, dass zwei Punkte eine „Gerade“, also eine lineare Funktion  eindeutig bestimmen, gilt auch im Komplexen. Weiter sind es drei Punkte für quadratische Funktionen, vier Punkte für kubische Funktionen, und so weiter. Da holomorphe Funktionen lokal wie „unendlich lange Polynome“ aussehen, besagt dies heuristisch, dass auch hier „verhältnismäßig wenige“ Funktionswerte ausreichen sollten, die Funktion eindeutig zu charakterisieren. Stimmen zwei holomorphe Funktionen auf einer Menge von Zahlen  überein, die sich einer Zahl  beliebig stark annähern, und gilt auch Gleichheit in , dann sind diese schon lokal identisch. Sie sehen also um den Punkt  herum absolut gleich aus. Die Bedingung der Übereinstimmung in unendlich vielen Zahlen wirkt zunächst schwach, es ist jedoch zu beachten, dass es möglich ist, diese Stellen wie  aufzulisten. Im Gegensatz dazu kann der Definitionsbereich einer holomorphen Funktion niemals aufgelistet werden, da es sich dabei um zu viele Zahlen handelt. Dazu müssen zwei verschiedene Unendlichkeitsstufen unterschieden werden, nämlich Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit. Besonders in Definitionsbereichen, in denen es möglich ist, jeden Punkt durch einen Weg „zu Fuß zu erreichen“, ohne dabei die Fläche zu verlassen, entpuppt sich Holomorphie als sehr stark. Hier genügt die Kenntnis der Funktion in einem lokalen „Ballungsraum“ , um die Funktion im gesamten Bereich eindeutig zu charakterisieren. Würde eine Funktion etwa jedem Punkt des deutschen Festlandes – hier kann man zu Fuß jeden Ort von jedem Startpunkt aus erreichen, ohne Deutschland zu verlassen – einen komplexen Wert zuordnen, und wäre diese überall holomorph, so reichte die Kenntnis im Ballungsraum Hamburg aus, um ihr Verhalten in München oder Passau zu rekonstruieren, obwohl diese Orte weit weg liegen.

Einordnung der Anwendungsmöglichkeiten

Berechnung reeller Integrale 

Bedeutsam sind holomorphe Funktionen auch in Anwendungen für reelle Integrale. Es lassen sich einige wichtige Integrale berechnen, ohne eine Stammfunktion angeben zu müssen. Dazu zählt zum Beispiel
,
und es ist zu beachten, dass zu  keine geschlossene elementare Stammfunktion angegeben werden kann. Integrale wie das obige spielen eine Rolle in der Wahrscheinlichkeitstheorie, hier im Kontext mit der Gaußschen Normalverteilung.

Geschlossene Formeln für unendliche Reihen 

In der Analysis, die sich mit Grenzwerten von Funktionen oder Zahlenfolgen beschäftigt, treten auch Reihen auf. Diese sind spezielle Folgen, und werden durch unendliche Summen  ausgedrückt. Wenn die Summanden  schnell genug klein werden, hat die betroffene Reihe einen Grenzwert. Ein Beispiel ist

Mit holomorphen Funktionen können in manchen Fällen Grenzwerte weit komplizierterer Reihen bestimmt werden. Beispiele sind
 (siehe auch Basler Problem),
 (siehe auch Apéry-Konstante),
aber auch Identitäten wie zum Beispiel die für alle  gültige Transformation

Es bezeichnen dabei  die Eulersche Zahl und  die Kreiszahl. Die letzte Identität geht auf den Mathematiker Carl Gustav Jacobi zurück und hat weitreichende Konsequenzen in der Zahlentheorie. So kann mit ihr etwa gezeigt werden, dass sich jede positive ganze Zahl als Summe von vier Quadratzahlen schreiben lässt, zum Beispiel ist , siehe auch Satz von Jacobi.

In der Zahlentheorie 

Holomorphe Funktionen treten in der Zahlentheorie besonders dann in Erscheinung, wenn eine Folge von Zahlen studiert werden soll. Eine Folge ist wie eine Tabelle, wobei den Zahlen  jeweils Zahlen  zugeordnet werden. Berühmte Beispiele für Folgen sind die Folge der Quadratzahlen , die Folge der Primzahlen  oder auch die Fibonacci-Folge  Möchte man eine Zahlenfolge  mit analytischen Mitteln, also holomorphen Funktionen, untersuchen, kann es helfen, die zugehörige Potenzreihe

zu betrachten. Wie oben gesehen, handelt es sich dabei um eine um 0 holomorphe Funktion, zumindest dann, wenn die  nicht zu schnell anwachsen. Es kann gezeigt werden, dass  durch die  eindeutig festgelegt ist, und umgekehrt. Das bedeutet, dass die erzeugte Funktion  gewissermaßen charakteristisch für die Zahlenfolge  ist, sie also Eigenschaften der Folge „kodieren“ sollte. Im Allgemeinen ist es jedoch schwer oder nahezu unmöglich, daraus exakte Informationen zu erhalten. Allerdings kann in einigen Fällen das Wachstumsverhalten der  für größer werdende  ermittelt werden.

Historisches Beispiel ist die Analyse der Partitionsfunktion . Diese ordnet einer natürlichen Zahl die Anzahl der Möglichkeiten zu, diese als Summe kleinerer natürlicher Zahlen zu schreiben. Wegen

gilt . Die Folge der Partitionen wächst schnell an. So gilt bereits  und

Lange Zeit galt ein „geschlossenes Verständnis“ dieser Folge als unerreichbar. Godfrey Harold Hardy und Srinivasa Ramanujan studierten intensiv die von den Partitionen (formal setzt man ) erzeugte holomorphe Funktion

Für jede komplexe Zahl  mit  ist diese Reihe im Grenzwert endlich (siehe oberes Bild). Es ist keine holomorphe Fortsetzung in den Bereich  möglich, dieser Bereich ist in Grau gehalten. Hardy und Ramanujan konnten das Verhalten der Funktion nahe an der Kreislinie mit Radius 1 und Mittelpunkt 0, wo also Konvergenz endet, detailliert beschreiben, und rekonstruierten aus ihren Analysen die asymptotische Schätzformel

die prozentual immer genauer wird, wenn  anwächst. Es bezeichnet dabei  die natürliche Exponentialfunktion,  die Kreiszahl und  die Quadratwurzel von 3.

In der Algebra 

Viele Anwendungen machen sich die starken Eigenschaften holomorpher Funktionen zu Nutze. So kann zum Beispiel anhand logischer Argumente, die sich auf die grundlegenden Eigenschaften der Holomorphie gründen, bewiesen werden, dass jede in allen komplexen Zahlen holomorphe Funktion, die global beschränkt ist, bereits konstant sein muss. Interessanterweise ist die analoge Aussage im Reellen falsch. So ist zum Beispiel die Funktion  in ganz  differenzierbar und außerdem beschränkt (da der Nenner niemals kleiner und der Zähler niemals größer als 1 wird), aber ganz offensichtlich keine konstante Funktion . Für reelle Eingaben beschränkte Funktionen wie der Sinus, die überall komplex differenzierbar sind, müssen folglich durch Eingabe beliebiger komplexer Werte über alle Grenzen hinauswachsen. Es gilt zum Beispiel 

Mit Hilfe dieser Aussage kann man logisch begründen, dass jede Gleichung der Form

mit  und , eine komplexe Lösung besitzt.
Das Argument kann exemplarisch am Beispiel

nachvollzogen werden. Die Funktion  ist, da sie ein Polynom ist, holomorph für alle komplexen Zahlen. Wegen der Quotientenregel ist auch ihr Kehrwert  komplex differenzierbar an Punkten  mit , da sonst durch 0 geteilt wird. Geht man davon aus, dass die Gleichung  nicht lösbar ist, so ist

ebenfalls auf ganz  holomorph. Da  als Polynom aber in jeder Richtung für wachsende  langfristig beliebig anwächst, kann man folgern, dass  beschränkt ist. Damit ist es als global holomorphe Funktion konstant. Das ist offenbar falsch, somit ist ein Widerspruch gefunden, und die Gleichung muss über den komplexen Zahlen lösbar sein.

Dieses Resultat wird auch als der Fundamentalsatz der Algebra bezeichnet.

In der theoretischen Physik 

Auch in der theoretischen Physik treten holomorphe Funktionen auf. Ein Anwendungsgebiet betrifft die sogenannte Stringtheorie. Der Ausgangsgedanke dieser Theorie entspringt der „klassischen“ Quantenfeldtheorie (QFT). In der QFT sind die grundlegenden Objekte Teilchen. Während sie sich durch den Raum ausbreiten und miteinander interagieren, beschreiben sie einen Graphen, der als Feynman-Diagramm bezeichnet wird. Diese Diagramme dienen also der Veranschaulichung von Wechselwirkungen zwischen Teilchen, die unsere bekannte Welt aufbauen. In der Stringtheorie sind die grundlegenden Objekte 1-dimensional (Linien bzw. Strings) und nicht 0-dimensional (Punkte bzw. Teilchen). Sie können sich durch den Raum ausbreiten und interagieren, genau wie Punktpartikel, aber anstatt einen Graphen aufzufächern, fächern sie eine Oberfläche auf. Diese Oberflächen können mit Hilfe der Theorie der Riemannschen Flächen beschrieben werden. Das sind zweidimensionale Strukturen im Raum, die lokal wie eine flache Ebene aussehen, deren Koordinaten sich also durch komplexe Zahlen  beschreiben lassen. Auf diesen Ebenen können holomorphe Funktionen definiert werden. Diese helfen dabei, alle möglichen Flächen eines Typs zu charakterisieren, wobei nur „geschlossene Flächen mit Henkeln“ interessant sind.

Obwohl etwa verschiedene Tori (Donuts), Flächen vom Geschlecht 1, aus Sicht der Topologie („Theorie der Formen“) nicht zu unterscheiden sind, können sie als Riemannsche Flächen aufgefasst in eine sehr große Schar verschiedener Klassen unterteilt werden. In diesem Sinne „ungleiche“ Riemannsche Flächen können allgemein durch sogenannte Moduli unterschieden werden. Anschaulich sind Moduli Parameter, in etwa Zahlen, die ohne Doppelungen alle Riemannschen Flächen eines Geschlechts bis auf „holomorphe Äquivalenz“ auflisten. Alle Riemannschen Flächen mit ihren zugehörigen Moduli zu konstruieren, ist ein schwieriges mathematisches Problem. Untersuchungen der Stringwechselwirkungen liefern jedoch deutliche Hinweise darauf, dass die sogenannten world-sheets (dt.: „Weltblätter“) der wechselwirkenden Strings genau diese Konstruktion wiedergeben. Bei world-sheets handelt es sich um Einbettungen von Strings in die Raumzeit.

Historisches zum Begriff 

Die Redeweise „holomorph in (einer offenen Menge) “ für „komplex differenzierbar in allen Punkten in “ hat sich in der deutschen Literatur erst in den letzten Jahrzehnten etabliert. Etwa noch bei Marvin Knopp war der Begriff „regulär“ bzw. „analytisch“ üblich. Letzterer wird jedoch in manchen Lehrbüchern bis heute konsequent verwendet, etwa bei Eberhard Freitag. Das Wort „holomorph“ wurde im Jahr 1875 von den Mathematikern Charles Briot und Jean-Claude Bouquet im Rahmen ihres Werkes „Théorie des fonctions elliptiques“ eingeführt. Dabei handelt es sich um das erste Lehrbuch zur Funktionentheorie. Allerdings tauchte „holomorph“ erst in der zweiten Auflage auf; in der ersten Auflage verwendeten sie noch die auf Cauchy zurückgehende Bezeichnung „synectisch“.

Notation 

Es werden durchweg folgende Bezeichnungen verwendet:

 , , ,  und  bezeichnen die natürlichen, ganzen, rationalen, reellen bzw. komplexen Zahlen. Zudem bedeutet  die offene Einheitskreisscheibe.
  ist eine offene Menge, speziell  ist ein Gebiet und  die offene Kreisscheibe um  mit Radius .
 Das Symbol  bezeichnet den Rand der (offenen) Menge . Das Symbol  bezeichnet ein geschlossenes Integral, also ein Integral gebildet über eine geschlossene Kurve.

Komplexe Differenzierbarkeit

ℂ als topologischer Raum 

Die Euklidische Norm induziert auf den komplexen Zahlen eine Topologie. Analog wie in  gilt für die Norm . Eine Menge  heißt offen, wenn jeder Punkt  innerer Punkt ist. Für jedes  gibt es also ein , sodass die Kreisscheibe  ganz in  liegt. Es gilt also

Für die Definition der komplexen Differenzierbarkeit ist der Begriff der offenen Menge essentiell. Er stellt sicher, dass für jeden Punkt des Definitionsbereichs das Verhalten der Funktion in einer Umgebung dieses Punktes studiert werden kann.

Definition 

Es sei  eine offene Teilmenge der komplexen Ebene und  ein Punkt dieser Teilmenge. Eine Funktion  heißt komplex differenzierbar im Punkt , falls der Grenzwert

existiert. Man bezeichnet ihn dann als . Bei dieser Definition ist zu beachten, dass der Limes  eine Annäherung aus beliebiger Richtung in der komplexen Ebene darstellt. Äquivalent ist also, dass für jede komplexe Nullfolge , mit  für alle , der Wert

existiert und das Ergebnis unabhängig von der gewählten Folge  ist.

Zu bemerken ist, dass der Differentialquotient von allen Richtungen gebildet werden kann, da  offen ist und somit um jeden Punkt aus  eine umliegende Kreisscheibe auch noch in  enthalten ist. Ist  hinreichend klein, liegt also  in , egal welches komplexe Argument  besitzt.

Vergleich zur reellen Differenzierbarkeit und die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen 

Jede komplexwertige Funktion  lässt sich in der Form  schreiben. Dabei sind  reellwertige Abbildungen. Man sagt, dass  genau dann reell differenzierbar in einem Punkt  ist, wenn

wobei die -Fehlerterme, siehe Landau-Symbol, für kleiner werdende  gegen 0 gehen. Es gilt also
 für 
Dabei handelt es sich bei  um reelle Zahlen, die sich über die partiellen Ableitungen der Funktionen  und  bestimmen lassen. Präziser gesagt, bilden sie die sog. Jacobi-Matrix von  als Abbildung von  in sich selbst aufgefasst, via

Die reelle Differenzierbarkeit impliziert unter anderem, dass Differentialquotienten existieren, wenn separat die reellen Variablendifferenzen  und  in  bzw.  betrachtet werden. Die Richtungsableitungen können sich indes, je nach Gewichtung von  und , unterscheiden.

Bei der komplexen Differenzierbarkeit liegt insbesondere reelle Differenzierbarkeit vor, allerdings kommt hinzu, dass die Richtungsableitungen alle identisch sein müssen. Es werden also die Komponenten  und  zu Gunsten einer zusammenfassenden Komponente  „vergessen“. Es gilt im Falle komplexer Differenzierbarkeit an einer Stelle  also
 mit .
Die Körperstruktur von  erlaubt es, diesen Sachverhalt nach gewohntem Rechenverfahren in die Gleichung
, wobei ,
umzuwandeln. Spaltet man dies nun rückwirkend in den reellen Fall auf, so ergibt sich mit  und  die Gleichheit:
.
Es folgt für die Jacobi-Matrix zwingend die Gleichheit

Dies impliziert
 und 
was den Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen entspricht. Eine Funktion  ist also genau dann komplex differenzierbar an einer Stelle , wenn sie dort reell stetig differenzierbar ist und zusätzlich die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllt. Es ergibt sich daraus, dass die Funktion  genau dann holomorph auf  ist, wenn sowohl Realteil  als auch Imaginärteil  überall in  stetig partiell differenzierbar sind und die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllen.

Holomorphie 

Die komplexe Differenzierbarkeit in einem einzelnen Punkt bietet noch nicht viel Struktur. Wichtig für die Funktionentheorie ist der Fall, wenn eine Funktion in ihrer Gänze komplex differenzierbar ist. Die Funktion  heißt holomorph in , falls sie in jedem Punkt  komplex differenzierbar ist. Ist zudem sogar , so nennt man  eine ganze Funktion.

In der Fachliteratur werden die Begriffe holomorph und analytisch häufig synonym verwendet. Dies hat den keinesfalls trivialen Hintergrund, dass eine in  holomorphe Funktion eine in  analytische Funktion ist, und umgekehrt.

Die Menge der auf einer offenen Menge  holomorphen Funktionen wird in der Literatur häufig mit  bezeichnet. Diese Schreibweise wird etwa seit 1952 von der französischen Schule um Henri Cartan vor allem in der Funktionentheorie mehrerer Veränderlicher verwendet. Aussagen, es handele sich bei  um eine Ehrung des japanischen Mathematikers Oka Kiyoshi, oder eine Reflexion der französischen Aussprache des Wortes holomorph, sind unbestätigt. Vielmehr sei die Notation laut Reinhold Remmert „rein zufällig“, und es heißt in einem Brief von Cartan an Remmert vom 22. März aus dem Jahr 1982:

Ableitungsregeln 

Sind  an einer Stelle  komplex differenzierbar, so auch ,  und . Das gilt auch für , wenn  keine Nullstelle von  ist. Es gelten ferner Summen-, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel.

Winkel- und Orientierungstreue 

Eine komplexe Abbildung ist winkeltreu, wenn sie zwei sich in einem Punkt schneidende Geradenstücke auf wiederum zwei Geradenstücke abbildet, die sich im gleichen Winkel schneiden. So sind etwa Drehungen winkeltreue Abbildungen. Es kann gezeigt werden, dass nicht-lokalkonstante holomorphe Funktionen in, bis auf eine diskrete Teilmenge, allen Punkten ihres Definitionsbereichs winkeltreu sind. Es sind durch diese Eigenschaft im Wesentlichen sogar holomorphe Funktionen charakterisiert. Verlangt man zusätzlich noch Orientierungstreue, d. h., dass für  die Funktionaldeterminante

in, bis auf eine diskrete Menge, allen Punkten positiv ist, so ist  bereits holomorph.

Die Winkeltreue holomorpher Funktionen in einem Punkt lässt sich zudem anhand ihrer Jacobi-Matrix an der entsprechenden Stelle erklären. Dazu muss bekannt sein, dass die Abbildung

nach Einschränkung ihrer Zielmenge auf ihr Bild einen Isomorphismus zwischen Körpern induziert. Wegen Eulers Formel gilt zudem für  und  die Relation

Eine komplexe Zahl kann demzufolge als lineare Abbildung gedeutet werden, nämlich als eine Drehstreckung, wie die rechte Form als Verkettung von Skalierung und Rotationsmatrix verdeutlicht. Die Cauchy-Riemann-Gleichungen verlangen nichts anderes, als dass die Jacobi-Matrix von dieser Struktur sein soll, wobei dann  mit  gilt. Darin liegt die Verbindung zu konformen Abbildungen: Winkeltreue bedeutet schlicht, dass die Jacobi-Matrix eine nichtverschwindende Drehstreckung ist.

In Punkten, in denen die Ableitung einer holomorphen Funktion verschwindet, liegt keine Winkeltreue vor, wie man am Beispiel der Funktion  mit  sieht. Im Nullpunkt werden die Winkel ver--facht.

Analoga zur reellen Analysis 

Einige klassische Resultate der reellen Analysis besitzen Pendants im Komplexen.

Mittelwertsatz 

Sei  eine holomorphe Funktion auf einem konvexen Gebiet , und  mit . Dann existieren

so dass

und

Satz von Rolle 

Sei  eine holomorphe Funktion auf einem konvexen Gebiet , und  mit , so dass . Dann existieren

so dass

Regel von L'Hospital 

Seien  holomorphe Funktionen sowie  und  und , sowie  mit einem . Dann gilt

Integrationstheorie

Komplexe Kurvenintegrale 

Die Integrationstheorie im Komplexen unterscheidet sich in einigen Punkten von der im Reellen. Wichtigstes Merkmal ist das Problem, dass es auf einer Ebene unendlich viele Möglichkeiten gibt, sich von einem Punkt  zu einem Punkt  zu „bewegen“. Im Reellen gibt es (sieht man von nichtigen Rückwärtsbewegungen ab) stets nur eine Möglichkeit entlang des Zahlenstrahls. Die hohe Anzahl an Integrationswegen zwischen  und  zwingt dazu, den Integralbegriff zum sog. Kurvenintegral auszuweiten. Das bedeutet, dass ein Integral zunächst nicht nur von Anfangs- und Endpunkt, sondern auch von der Wahl der Kurve abhängt.

Ist  ein Gebiet,  stetig und  eine unendlich oft differenzierbare (also glatte) Kurve, so definiert man

Das hintere Integral kann nun analog wie im Reellen berechnet werden, etwa durch Aufspalten in die ebenfalls stetigen Komponenten . Hinter dem Differential  verbirgt sich die Umformung , die bereits andeutet, dass der Integrationsweg in kleine Intervalle  mit  unterteilt wird, was den anschaulichen Bogen zur klassischen Integralrechnung schließt.

Integralrechnung 

Der Wert eines Integrals

wird bei Endpunkten  und  im Allgemeinen nicht nur von , sondern auch von der Wahl der Kurve  abhängen. Dies ist dann der Fall, wenn die Funktion  nicht über eine komplexe Stammfunktion  verfügt. Liegt andererseits eine solche vor, gilt

und die letzte Gleichheit zeigt, dass der Wert des Integrals jetzt nicht mehr von  abhängt. Analog zum Reellen zeigt es sich, dass der Begriff der Stammfunktion erneut als Umkehrung zum Ableiten gefasst werden kann. Da jedoch der Ausgangspunkt ein Gebiet  ist, also eine „Fläche“, muss die Stammfunktion  in ganz  komplex differenzierbar, also holomorph, sein. Damit ist  bereits unendlich oft komplex differenzierbar und es zeigt sich, dass notwendigerweise auch ihre Ableitung  eine in  holomorphe Funktion gewesen sein muss. Es zeigt sich wieder die Stärke des Holomorphiebegriffes. Aufgrund der „richtungsunabhängigen“ Existenz des Differenzenquotienten ergibt die Berechnung eines Kurvenintegrals ungeachtet der Richtungswahl immer denselben Wert. Man kann dann schreiben
.

Zwar muss zur Existenz einer Stammfunktion die Funktion  notwendigerweise holomorph sein, jedoch ist Holomorphie nicht hinreichend für die Existenz einer Stammfunktion. Wählt man zum Beispiel  und , so kann zu  keine Stammfunktion gefunden werden. Hintergrund ist, dass es eine „Lücke“ in  gibt, in der  nicht holomorph ist und daher situationsbedingt Schwierigkeiten bereiten kann. In der Tat besitzt die Logarithmusfunktion kein global holomorphes Pendant in den komplexen Zahlen. Unter zusätzlichen Voraussetzungen an  ist jedoch auch die Rückrichtung korrekt. Ganz allgemein dann, wenn  ein Elementargebiet ist, besitzt jede holomorphe Funktion  eine holomorphe Stammfunktion. In etwa ist jedes Sterngebiet ein Elementargebiet, d. h., es gibt einen zentralen Punkt , von dem aus jeder Punkt  durch eine gerade Linie erreicht werden kann, ohne dabei  zu verlassen. Beispiel für ein Sterngebiet ist das Innere eines Kreises mit irgendeinem seiner Punkte als Zentrum. Eine Stammfunktion kann dann über

bestimmt werden, wobei hier als Integrationskurve die gerade Verbindungslinie zwischen  und  gewählt wird.

Es gelten auch im Komplexen die aus der reellen Analysis bekannten Rechenregeln, wie die partielle Integration und die Integration durch Substitution.

Cauchyscher Integralsatz 

Ist  einfach zusammenhängend, also ein Elementargebiet, und  ein Zyklus in , so gilt der Cauchysche Integralsatz

Der Satz gilt also insbesondere dann, wenn  ein Sterngebiet und  ein geschlossener Weg ist.

Satz von Morera 

Nicht jede auf einer offenen Menge holomorphe Funktion besitzt eine Stammfunktion. Allerdings kann gezeigt werden, dass jede holomorphe Funktion eine lokale Stammfunktion besitzt. Dies ist gleichzeitig ein hinreichendes Kriterium für globale Holomorphie. Es stellt zudem eine Umkehrung des Integralsatzes von Cauchy dar, wenn auch in abgeschwächter Form. Ist  offen und  stetig und gilt für jeden Dreiecksweg , dessen Dreiecksfläche  ganz in  enthalten ist,

so ist  holomorph.

Elementare Folgerungen 

Mit Hilfe der Integrationstheorie holomorpher Funktionen kann etwas über die Struktur holomorpher Funktionen auf Elementargebieten ausgesagt werden. Ist  auf dem Elementargebiet  etwa holomorph und nullstellenfrei, existiert eine holomorphe Funktion  mit der Eigenschaft . Ein solches  wird auch als analytischer Zweig des Logarithmus von  bezeichnet.

Eine unmittelbare Folgerung ist die Aussage, dass  ebenso eine -te Wurzel, mit , auf  besitzt, es gibt also ein holomorphes  mit .

Cauchysche Integralformel 

Im Jahr 1831 fand Augustin-Louis Cauchy in seinem Exil in Turin eine Integralformel, die erlaubt, eine holomorphe Funktion mit Hilfe der „Randwerte ihres Definitionsbereichs“ zu rekonstruieren. Sie ist von großer Bedeutung in der Theorie holomorpher Funktionen.

Formulierung 

Sei  offen,  die offene Kreisscheibe mit Radius  um den Punkt  und  eine holomorphe Funktion. Liegt dann der Abschluss von  noch ganz in , so gilt für alle  die Cauchysche Integralformel

Dabei wird die Integrationskurve in mathematisch positivem Sinn, also gegen den Uhrzeigersinn, einfach durchlaufen. Die (stärkere) Version für höhere Ableitungen, mit einem , lautet

Dabei bedeutet  die Fakultät von . Der Wert der Funktion (und jeder ihrer Ableitungen) eines Punktes in einem Gebiet hängt also nur von den Funktionswerten am Rand dieses Gebietes ab.

Konsequenzen 

Eine Folgerung aus der Cauchyschen Integralformel ist, dass in der komplexen Ebene der Begriff der Analytizität äquivalent zur Holomorphie ist: Jede in  holomorphe Funktion ist in  analytisch. Umgekehrt stellt jede in  analytische Funktion eine in  holomorphe Funktion dar.

Eine weitere Folgerung ist die Mittelwertsgleichung

die unter oberen Voraussetzungen gilt. Aus dieser folgt über die Standardabschätzung für Kurvenintegrale
,
ein Vorläufer des Maximumprinzips der Funktionentheorie. Sie spielt zudem eine wichtige Rolle bei den Beweisen tieferer funktionentheoretischer Sätze, wie zum Beispiel des Satzes von Liouville oder des Residuensatzes.

Varianten 

Die Cauchysche Integralformel lässt sich mannigfach umformulieren. Ist etwa  holomorph in einer Umgebung von , so gilt bereits für alle 

wobei die Kreiskurve in mathematisch positiver Richtung den Ursprung einfach umläuft. Diese Version wird auch als Schwarzsche Integralformel bezeichnet. Des Weiteren gilt die Formel

unter denselben Voraussetzungen wie oben. Erneut ist zu beachten, dass als Mittelpunkt der Kreisscheibe der Ursprung gewählt wurde.

Diese Integrale lassen sich auch in Polarform schreiben. Ist  holomorph auf , dann gilt für  die Poissonsche Formel

Diese Formel betont die Beziehung zwischen der Integrationstheorie von Cauchy und harmonischen Analysis.

Potenzreihen im Kontext holomorpher Funktionen

Holomorphie und Analytizität 

Ein zentrales Resultat der Funktionentheorie ist, dass holomorphe Funktionen analytisch sind. Das bedeutet, dass sie in jedem Punkt ihres (offenen) Definitionsbereichs in eine Potenzreihe entwickelt werden können, die in einer offenen Kreisscheibe konvergiert und dort die Funktion darstellt. Präziser gilt der Cauchysche Entwicklungssatz: Ist  mit offenem ,  die größte Kreisscheibe um  in  und  holomorph, so ist  um  in eine Taylorreihe  entwickelbar, die in  auf kompakten Teilmengen absolut und gleichmäßig konvergiert. Die Koeffizienten sind gegeben durch
, wobei 

Dabei wird der Integrationsweg in mathematisch positiver Richtung einfach durchlaufen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass für den Beweis des Entwicklungssatzes lediglich die Reihenentwicklungen der Funktionen  benötigt werden (siehe auch geometrische Reihe), sowie Vertauschbarkeit von Summation und Integration. Für den Fall  wurde dies bereits 1831 von Cauchy durchgeführt.

Da jede holomorphe Funktion analytisch ist und umgekehrt, lassen sich Eigenschaften von Potenzreihen direkt auf holomorphe Funktionen übertragen. Dies stellt gleichzeitig den Weierstraßschen Zugang zur Funktionentheorie dar, der die Darstellbarkeit von Funktionen als Potenzreihen zum Ausgangspunkt hat.

Da Potenzreihen beliebig oft komplex differenzierbar sind (und zwar durch gliedweise Differentiation), erhält man insbesondere, dass holomorphe Funktionen beliebig oft differenzierbar und alle ihre Ableitungen wiederum holomorphe Funktionen sind. Hieran erkennt man deutliche Unterschiede zur reellen Differentialrechnung.

Berechnung des Konvergenzradius 

Der Konvergenzradius einer außerhalb ihres Entwicklungspunktes irgendwo konvergenten Potenzreihe  ist definiert als die Zahl , sodass  für alle  konvergiert und für alle  divergiert. Über das Konvergenzverhalten auf dem Rand der Kreisscheibe kann die Zahl  keine Aussage treffen, es kann sehr unterschiedlich sein. Es gilt die Formel von Cauchy-Hadamard

Nach dem Quotientenkriterium hat man im Falle  für fast alle :

Dabei darf der Wert  ebenfalls durch die Limiten angenommen werden. In den Fällen  bzw.  ist die betroffene Funktion ganz.

Restgliedabschätzung 

Im Falle holomorpher Funktionen kann der Satz von Taylor „effektiv“ gemacht werden. Ist  innerhalb einer offenen Menge, die die Kreisscheibe  enthält, holomorph, so gilt für alle 

Damit folgt für  die Restgliedabschätzung
.
Ist insbesondere  hinreichend klein, etwa , so kann dies vereinfacht durch

ausgedrückt werden, wobei die implizite Konstante von  und , aber nicht von  und  abhängt.

Konvergenz und Holomorphiebereich

Grenzen der Darstellbarkeit 

Die Lokalität besagt, dass es nicht sein muss, dass die Potenzreihe die Funktion in ihrem gesamten Definitionsbereich darstellt. Zum Beispiel ist

mit Entwicklungspunkt 0, aber die Reihe konvergiert nur für Werte . In der Tat besitzt die Funktion zur Linken eine Singularität in  und ist sonst holomorph in , weshalb der Konvergenzradius der Reihe genau  ist. Obwohl also  definiert ist, wird die Reihe die Funktion an der Stelle  nicht mehr darstellen. Es ist bei dieser Eigenschaft von Potenzreihen auch stets auf die genaue Funktionsvorschrift zu achten. Nur weil die Reihe für solche Werte  konvergiert, die nahe genug am Entwicklungspunkt liegen, heißt das nicht, dass dort die Funktion noch nach der ursprünglichen (holomorphen) Vorschrift definiert ist. Zum Beispiel stellt für  mit

die Reihe

die holomorphe Funktion  nur im Bereich  dar, nicht aber in , obwohl sie dort konvergiert. Ein weiteres Beispiel ist  mit . Zwar konvergiert die zugehörige Potenzreihe um  mit Radius , doch stellt sie die Funktion zum Beispiel an  nicht mehr dar, obwohl . Hintergrund ist die Festlegung auf den Hauptwert des Logarithmus, der entlang der negativen reellen Achse unstetig verläuft.

Singuläre Punkte 

Es wird eine Potenzreihe

mit Konvergenzradius  betrachtet. Ein Randpunkt  heißt singulärer Punkt, wenn es keine Umgebung  von  zusammen mit einer holomorphen Funktion  gibt, sodass . Die Menge der singulären Punkte auf  bezüglich  ist stets abgeschlossen. Ist jeder Punkt in  bezüglich  ein singulärer Punkt, so entspricht  dem Holomorphiegebiet von . Es kann außerdem gezeigt werden, dass die Menge der singulären Punkte auf dem Rand der Konvergenzkreisscheibe niemals leer ist; es gibt also stets mindestens einen singulären Punkt. Zu beachten ist, dass die Potenzreihe in jedem Punkt am Rand ihres Konvergenzbereichs durchaus konvergieren kann. Lediglich eine holomorphe Fortsetzung ist nicht um jeden Punkt des Randes möglich.

Der Lückensatz 

Der Lückensatz liefert ein hinreichendes Kriterium dafür, dass die offene Konvergenzkreisscheibe einer Potenzreihe das Holomorphiegebiet der dargestellten holomorphen Funktion ist. Die Potenzreihe
, wobei 
habe den Konvergenzradius . Es gebe eine feste Zahl , sodass die Lückenbedingung

für alle  erfüllt ist. Dann ist  das Holomorphiegebiet von . Dieser Satz wurde erstmals von Jacques Hadamard im Jahr 1892 gezeigt, wobei der Beweis durch Louis Mordell 1927 stark vereinfacht wurde. Mittlerweile gibt es umfangreiche Literatur und Verallgemeinerungen zum Lückensatz. Bemerkenswerterweise besitzt jede Potenzreihe

mit Konvergenzradius  die „Fähigkeit“, zu einer holomorphen Funktion mit Holomorphiegebiet  abgewandelt zu werden. Nach einem von Pierre Fatou vermuteten und von Adolf Hurwitz bewiesenen Satz gibt es stets eine Folge , sodass

das Holomorphiegebiet  besitzt.

Laurent- und Fourier-Reihen

Satz von der Laurententwicklung 

Die Laurent-Reihe verallgemeinert den Begriff der Potenzreihe dahingehend, dass auch negative Exponenten zugelassen werden. Es kann mit dem Cauchyschen Integralsatz für Sterngebiete gezeigt werden, dass sich holomorphe Funktionen auf Ringgebieten in Laurent-Reihen entwickeln lassen. Jede auf einem Ringgebiet

holomorphe Funktion  gestattet eine Zerlegung
,

wobei  und  holomorphe Funktionen sind. Mit der Forderung  wird diese Zerlegung eindeutig. Insbesondere lassen sich holomorphe Funktionen auf Ringgebieten mit Radien  und Zentrum  in Laurent-Reihen entwickeln:

Die Reihe konvergiert dabei absolut und lokal gleichmäßig. Eine Berechnung der Koeffizienten ist über die Formel

möglich.

Komplexe Fourier-Reihen 

Ein besonderer Fall tritt auf, wenn eine holomorphe Funktion gleichzeitig eine periodische Funktion ist. Dabei reicht es aus, die Periode 1 zu betrachten. Ist  auf dem offenen Streifen

holomorph und 1-periodisch, gilt also stets , so besitzt  eine Fourier-Entwicklung

Dies ist auf ganz  absolut und lokal gleichmäßig konvergent. Eine Berechnung der Koeffizienten ist für jedes  durch

möglich. Entscheidend für die Herleitung der Existenz einer Fourier-Reihe auf horizontalen Streifen ist das Abbildungsverhalten der komplexen Exponentialfunktion  sowie die Existenz der Laurent-Reihe. Die Entwicklung in Fourier-Reihen spielt eine große Rolle in der Theorie der Modulformen.

Beispiele 

Beispiele für holomorphe Funktionen sind Polynome, da diese aus einfachen algebraischen Operationen (Addition und Multiplikation) gewonnen werden. Zum Beispiel ist für die Funktion  der Differentialquotient

Es sind diesem Prinzip folgend alle Polynome holomorphe Funktionen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es darüber hinaus noch holomorphe Funktionen gibt und wie diese aussehen. Viele im Reellen differenzierbare Funktionen, wie (außer an der Stelle 0) die Betragsfunktion, sind nicht holomorph. Zum Beispiel gilt

da die rechte Seite, falls existent, keine reelle Zahl ist, die linke jedoch schon.

Jede Polynomfunktion  ist eine in ganz  holomorphe Funktion. Die Polynomfunktionen sind gerade die Potenzreihen, deren Koeffizienten fast alle verschwinden. Als solche sind sie auch die einzigen ganzen Funktionen, die, falls nicht konstant, im unendlich fernen Punkt eine Polstelle und keine wesentliche Singularität besitzen.

Exponentialfunktion 

Die zunächst über den reellen Zahlen definierte natürliche Exponentialfunktion  besitzt eine holomorphe Fortsetzung auf ganz . Dort kann sie, wie auch im Reellen, über ihre Potenzreihe definiert werden:

Sie erfüllt für alle  die Funktionalgleichung  und es gilt , sie ist also gleich ihrer eigenen Ableitung.

Erst über den komplexen Zahlen wird die enge Beziehung zwischen der Exponentialfunktion und den trigonometrischen Funktionen sichtbar. Diese kann mittels der Potenzreihenentwicklungen und einem Vergleich der Koeffizienten hergeleitet werden und zieht wichtige Konsequenzen für die Geometrie der komplexen Zahlen und ganz allgemein in der Mathematik nach sich. Die erstmals von Leonhard Euler gefundene Beziehung, auch Eulersche Formel genannt, lautet

wobei  in vielen Anwendungen eine reelle Zahl ist, jedoch auch beliebige komplexe Werte annehmen darf. Daraus folgt insbesondere, dass sie als Funktion -periodisch ist. Es gilt also für alle 
.

Logarithmus 

Die komplexe Exponentialfunktion  ist global betrachtet nicht injektiv, weshalb sie als ganze Funktion nicht umkehrbar ist. Jedoch kann bei Einschränkung auf den Bereich  die Injektivität wieder hergestellt werden. Da dieser Bereich nicht offen ist, so ist etwa  kein innerer Punkt, ist es zweckmäßig, auf den offenen Streifen

überzugehen. Es gilt dann

das Bild der Einschränkung entspricht also genau der komplexen Ebene mit Ausnahme der nicht positiven reellen Zahlen. Als bijektive holomorphe Funktion zwischen zwei offenen Mengen ist die Umkehrfunktion, die als Hauptzweig des Logarithmus bekannt ist, wieder holomorph. Diese wird als  geschrieben, und es gilt  im gesamten Bereich . Der Begriff Hauptzweig motiviert sich daraus, dass die Wahl des Streifens  naheliegend, aber keinesfalls eindeutig ist. Es hätte etwa auch der Streifen  gewählt werden können – dies liegt in der -Periodizität der komplexen Exponentialfunktion begründet. Der komplexe Logarithmus ist wegen der Eulerschen Formel verwandt zum Hauptzweig des Arguments  über die Relation
.
Dabei bezeichnet  den reellen natürlichen Logarithmus. Daraus folgt insbesondere für reelle Zahlen 

und die Signumfunktion  deutet an, ob sich der Limes von oben oder unten nähert. Es gilt in ganz  die Ableitungsformel

Trigonometrische und hyperbolische Funktionen 

Als Kompositionen aus Exponentialfunktionen sind Sinus und Kosinus bzw. Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus ganze Funktionen. Exemplarisch gilt

und dies ist eine ganze Funktion. Im Gegensatz dazu sind die Funktionen Tangens und Kotangens bzw. Tangens hyperbolicus und Kotangens hyperbolicus keine ganzen Funktionen, jedoch in ganz  meromorph, also holomorph bis auf eine diskrete Menge von Polstellen. Zum Beispiel hat der Tangens hyperbolicus im Komplexen die Polstellenmenge .

Arkus- und Areafunktionen 

Die Arkusfunktionen lassen sich, betrachtet um den Punkt , holomorph in die Einheitskreisscheibe fortsetzen. Man definiert etwa

Der Integrand ist eine in der offenen Einheitskreisscheibe holomorphe Funktion, weshalb das Integral erneut eine holomorphe Funktion darstellt.

Beliebige Potenzfunktionen 

Über den komplexen Logarithmus lassen sich beliebige Potenzfunktionen auch im Komplexen verstehen. Diese stellen im Allgemeinen jedoch keine ganzen Funktionen dar.

Ist  beliebig, so definiert man für 

Dies stellt als Verkettung holomorpher Funktionen eine auf dem Elementargebiet  holomorphe Funktion dar. In manchen Anwendungen ist es jedoch von Vorteil, die Unstetigkeitsgerade als die positive reelle Achse zu wählen. Dann setzt man alternativ

Nirgends komplex differenzierbare Funktionen 

In keinem  komplex differenzierbar und damit auch nirgendwo holomorph sind beispielsweise

 die Betragsfunktion ,
 die Projektionen auf den Realteil  beziehungsweise auf den Imaginärteil ,
 die komplexe Konjugation .

Die Funktion  ist nur an der Stelle  komplex differenzierbar, aber dort nicht holomorph, da sie nicht in einer ganzen Umgebung von  komplex differenzierbar ist.

Charakterisierungen des Holomorphiebegriffs 

Ist  offen, so sind folgende Eigenschaften komplexer Funktionen  gleichwertig:

 Die Funktion ist in ganz  einmal komplex differenzierbar.
 Die Funktion ist in ganz  beliebig oft komplex differenzierbar.
 Real- und Imaginärteil erfüllen die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen und sind zumindest einmal stetig reell differenzierbar.
 Die Funktion lässt sich überall in  lokal in eine komplexe Potenzreihe entwickeln.
 Die Funktion ist stetig und das Wegintegral der Funktion über einen beliebigen geschlossenen zusammenziehbaren Weg verschwindet.
 Die Funktion besitzt lokal eine Stammfunktion, d. h., für jedes  gibt es eine Umgebung , sodass  eine Stammfunktion besitzt.
 Die Funktionswerte im Inneren einer Kreisscheibe, deren Abschluss in  liegt, lassen sich aus den Funktionswerten am Rand mit Hilfe der Cauchyschen Integralformel ermitteln.
 Die Funktion  ist reell differenzierbar und es gilt

wobei  der Cauchy-Riemann-Operator ist, der durch  definiert ist.

Nullstellen 

Im Gegensatz zu beliebigen reell differenzierbaren Funktionen haben holomorphe Funktionen ein sehr kontrolliertes Nullstellenverhalten. Hintergrund ist der sog. Identitätssatz für holomorphe Funktionen, der sicherstellt, dass eine auf einem Gebiet  nicht konstante holomorphe Funktion in dessen Innerem keine Werte häufen kann. Insbesondere gilt: Ist  und  holomorph, so ist jede der Fasern

lokal endlich in , und es folgt, dass  nur höchstens abzählbar viele sog. -Stellen besitzt. Von besonderem Interesse ist , also gerade die Nullstellen von .

Satz von Rouché 

Es seien  holomorphe Funktionen auf einem Elementargebiet  und  eine stückweise glatte geschlossene Kurve in , sodass diese jeden Punkt in deren Innerem genau einmal positiv umläuft. Es gelte  für alle . Dann haben die Funktionen  und  keine Nullstellen auf  und, mit Vielfachheit gerechnet, gleich viele Nullstellen im Innern der Kurve.

Der Satz von Rouché kann auch auf meromorphe Funktionen ausgeweitet werden.

Jensensche Formel 

Die Jensensche Formel stellt einen Zusammenhang zwischen dem Wachstum einer holomorphen Funktion auf Kreisrändern und deren Nullstellenverteilung her. Ist  eine auf einem Gebiet  holomorphe Funktion, sodass  die Kreisscheibe  enthält, und sind  die Nullstellen von  in  (bei Vielfachheit mehrfach wiederholt), so gilt mit  bereits

Eine Verallgemeinerung stellt die Poisson-Jensen-Formel dar, die unter obigen Voraussetzungen für jedes  mit  anwendbar ist:

Sie spielt eine wichtige Rolle beim Beweis des Produktsatzes von Hadamard für holomorphe Funktionen, zum Beispiel im Umfeld von L-Funktionen.

Singularitäten 

Holomorphie einer Funktion auf einer offenen Menge ist eine starke Eigenschaft und zieht viele Konsequenzen hinsichtlich Integrationstheorie oder Abbildungseigenschaften nach sich. So strahlt die Analytizität in einem Punkt stets auf umliegende Punkte aus. Es kann die Frage gestellt werden, was ausgehend von einem bestimmten Punkt  einer offenen Menge über das Verhalten einer holomorphen Funktion  ausgesagt werden kann. Dabei befindet sich  im Innern von  und liegt damit isoliert in einer lückenlosen Menge von Punkten, auf denen  ein aus analytischer Sicht sehr starkes Verhalten hat. Man bezeichnet ein solches  auch als isolierte Singularität.

Es ist ein wichtiges Resultat, dass die holomorphe Funktion  „um  herum“ nur drei verschiedene Arten von Verhalten aufweisen kann. Exemplarisch sind die Funktionen
,  und 
allesamt holomorph in , weisen aber um den Nullpunkt herum ein sehr unterschiedliches Verhalten auf.

Der Typ einer Singularität lässt sich eindeutig aus den Koeffizienten der in ihr entwickelten Laurent-Reihe der Funktion  ablesen.

Hebbare Singularität 

Eine hebbare Singularität liegt vor, wenn die holomorphe Funktion um  herum beschränkt ist, also „ganz normales“ Verhalten aufweist. Es ist also  für alle  in einer hinreichend kleinen punktierten Umgebung von  in . Nach dem Riemannschen Hebbarkeitssatz kann  in einem solchen Fall immer stetig, ja sogar holomorph, auf ganz  fortgesetzt werden. Es gibt also eine holomorphe Funktion , die auf ganz  mit  übereinstimmt.

Beispiele für Funktionen mit hebbaren Singularitäten sind
 an der Stelle , holomorphe Fortsetzung ist ,
oder auch
 an der Stelle , holomorphe Fortsetzung ist der Kardinalsinus, mit der Potenzreihenentwicklung .

Polstelle 

Eine holomorphe Funktion  hat eine Polstelle der Ordnung  in , falls sie in einer Umgebung von  als Quotient

mit einem holomorphen  mit  geschrieben werden kann. Eine Polstelle beliebiger Ordnung lässt sich zudem durch das lokale Abbildungsverhalten von  charakterisieren. Es hat  genau dann einen Pol in , falls gilt
.
Das Merkmal einer Polstelle ist also, dass sich die Punkte in einer Umgebung nicht chaotisch verhalten, sondern in einem gewissen Sinne gleichmäßig gegen Unendlich streben.

Ist  eine Polstelle der Ordnung  von , so hat die Laurent-Entwicklung von  um diese notwendigerweise die Gestalt

Eine solche Entwicklung ist gleichzeitig hinreichend für die Existenz eines Pols der Ordnung .

Beispielsweise hat die auf  holomorphe Funktion  einen Pol vierter Ordnung in .

Wesentliche Singularität 

Eine Singularität wird als wesentlich bezeichnet, wenn sie weder hebbar noch Polstelle ist. Sie lässt sich über den Satz von Casorati-Weierstraß charakterisieren, der besagt, dass eine holomorphe Funktion in jeder punktierten Umgebung einer wesentlichen Singularität jeder beliebigen komplexen Zahl beliebig nahe kommt. Zu jeder punktierten Umgebung  im Definitionsbereich von  und zu jedem  gibt es also für alle  ein  mit .

Alternativ lässt sich eine wesentliche Singularität  an den Koeffizienten der Laurent-Reihe ablesen. Genau dann wenn  um  die Laurent-Reihe

mit  für unendlich viele  besitzt, ist  eine wesentliche Singularität.

Meromorphe Funktionen 

Formal wird das Symbol  definiert. Eine Abbildung  heißt meromorphe Funktion, falls die Menge  diskret in  liegt, die Einschränkung  holomorph ist und jeder der Punkte aus  eine Polstelle von  ist.

Nimmt man also die isolierten Polstellen einer holomorphen Funktion „mit in den Definitionsbereich auf“, so spricht man allgemein auch von einer meromorphen Funktion. Der Zusammenschluss aller auf einem Gebiet meromorpher Funktionen bildet einen Körper. Dabei werden Polstellen als Kehrwerte von Nullstellen aufgefasst, wobei der Wert Unendlich mittels der stereographischen Projektion auf die Riemannsche Zahlenkugel als „Nordpol“ interpretiert werden kann, woher auch die Bezeichnung Polstelle rührt.

In einigen Anwendungen ist die Voraussetzung der Holomorphie zu restriktiv. Zum Beispiel sind alle holomorphen elliptischen Funktionen zu einem beliebigen Gitter bereits konstant. Erst beim Übergang zu auf ganz  meromorphen elliptischen Funktionen erhält man nichttriviale Beispiele, wie etwa die Weierstraßschen p-Funktionen.

Residuenkalkül

Das Residuum 

Ist die Funktion  auf einer punktierten Kreisscheibe  holomorph, so kann sie um  in eine Laurent-Reihe

entwickelt werden. Das Residuum bezieht sich auf den Term in dieser Reihe, der keine Stammfunktion auf  besitzt, nämlich  Es definiert jedoch nicht diesen Term, sondern lediglich den zugehörigen Koeffizienten, man schreibt

Das Residuum ist ein Funktional, d. h. eine lineare Abbildung vom Raum der holomorphen Funktionen in die komplexen Zahlen.

Residuensatz 

Der Residuensatz gehört zu den zentralen Sätzen der Funktionentheorie. Er besagt, dass das geschlossene Kurvenintegral einer holomorphen Funktion in einem Elementargebiet ohne eine diskrete Menge an Singularitäten nur von den isolierten Singularitäten des Integranden und den Windungszahlen der Integrationskurve abhängt. Damit wird durch ihn die Integralformel von Cauchy verallgemeinert. Da in vielen Fällen die Behandlung der isolierten Singularitäten unkompliziert ist, kann er zu einer schnellen Berechnung von Integralen beitragen, selbst wenn keine Stammfunktion gefunden werden kann.

Präzise besagt der Residuensatz, dass, falls  ein Elementargebiet ist,  eine -elementige Teilmenge,  holomorph, und  eine stückweise glatte, geschlossene Kurve, dann gilt die Residuenformel

wobei  die Umlaufzahl von  rund um  bezeichnet. Der Wert des Integrals hängt also nur von den Residuen der Funktion  und deren Umlaufzahl ab.

Bedeutung 

Der Residuensatz zieht einige wichtige Folgerungen für die Funktionentheorie nach sich. Es werden ein paar in der Literatur übliche Anwendungen angeführt.

Null- und Polstellen zählendes Integral 

Ist  eine auf einem Elementargebiet  meromorphe Funktion und umschließt die stückweise glatte geschlossene Kurve  alle Null- und Polstellen von  genau einmal in mathematisch positiver Richtung, so gilt für die Anzahl von Null- und Polstellen  bzw.  die exakte Formel

Explizite Berechnung von Integralen 

Der Residuensatz kann in manchen Fällen zur Berechnung von Integralen, zum Beispiel über rationale Funktionen, dienen. Ein Beispiel ist die für ganze Zahlen  gültige Formel

Auch kann er zur Berechnung der Partialbruchzerlegung des Kotangens, zur Lösung des Basler Problems und zum Beweis der Formel

herangezogen werden. Auch die explizite Berechnung Fresnelscher Integrale ist mit dem Residuensatz möglich.

Abbildungseigenschaften

Identitätssatz 

Es zeigt sich, dass eine holomorphe Funktion schon durch sehr wenig Information eindeutig bestimmt ist. So genügt es bereits, dass zwei auf einem Gebiet  holomorphe Funktionen  und  auf einer Teilmenge übereinstimmen, die einen Häufungspunkt in  hat, um global  zu folgern. Dabei ist ein  Häufungspunkt der Teilmenge , falls in jeder noch so kleinen offenen Umgebung von  unendlich viele Elemente von  liegen. Betont sei an dieser Stelle die Bedingung, dass sich der Häufungspunkt innerhalb des Gebietes befinden muss. Wird dies nicht gefordert, ist die obere Aussage im Allgemeinen falsch.

Präziser lässt sich zeigen, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

 .
 Die Koinzidenzmenge  hat einen Häufungspunkt in .
 Es gibt einen Punkt , sodass für alle ganzen Zahlen  die Gleichheit  gilt.

Beim Identitätssatz ist die Bedingung an , ein Gebiet zu sein, wichtig, da Holomorphie eine lokale Eigenschaft ist. Zum Beispiel stimmen die beiden holomorphen Funktionen

und

sogar auf ganz  überein, sind jedoch global betrachtet nicht gleich, da . Es ist  kein Gebiet, da es als disjunkte Vereinigung nicht leerer offener Mengen geschrieben werden kann. Ebenfalls wichtig ist, dass der Häufungspunkt ein Teil des Gebietes ist. So ist etwa die Funktion  holomorph in  und nimmt den Wert 0 für alle  an, stimmt aber nicht mit der Nullfunktion überein. Es ist zu beachten, dass der Häufungspunkt 0 der Folge  nicht Teil von  ist.

Satz von der Gebietstreue 

Einfach gesprochen sagt der Satz von der Gebietstreue, dass eine nicht konstante holomorphe Funktion Gebiete in Gebiete überführt.

Ist  ein Gebiet und  holomorph und nicht konstant, so ist  wieder ein Gebiet. Dieses Offenheitsprinzip ist für stetige Funktionen, bei denen lediglich Urbilder offener Mengen offen sein müssen, im Allgemeinen nicht richtig. Es scheitert beispielsweise bereits bei differenzierbaren Funktionen in den reellen Zahlen, wo der Sinus den nicht offenen Wertevorrat  besitzt.

Beim Beweis des Satzes von der Gebietstreue geht als wichtiger Zwischenschritt das lokale Abbildungsverhalten nichtkonstanter holomorpher Funktionen ein, siehe unten. Im Reellen scheitert die Aussage, dass  eine Umgebung von 0 auf eine Umgebung von 0 abbildet, zum Beispiel ist hier stets .

Als einfache Folgerungen des Satzes der Gebietstreue ergibt sich, dass eine auf einem Gebiet holomorphe Funktion , für die entweder ,  oder  konstant ist, bereits konstant sein muss.

Es existiert auch eine quantitative Version des Satzes der Gebietstreue.

Lokales Abbildungsverhalten 

Es kann gezeigt werden, dass sich jede nichtkonstante holomorphe Funktion  im Wesentlichen wie eine Potenz verhält. Genauer gesagt gilt: Ist  nichtkonstant und holomorph in einem Gebiet um 0 und gilt , so existiert eine natürliche Zahl , eine kleine Umgebung  um die 0, eine biholomorphe Abbildung  mit , sodass

für alle . Insbesondere folgt nach dem Variablenwechsel  die Identität

für alle . Die Zahl  ist dabei eindeutig bestimmt. Insbesondere ist  genau dann lokal biholomorph, wenn  gilt.

Maximumprinzip und verwandte Aussagen

Maximum- und Minimumprinzip 

Eine Folgerung des Satzes über die Gebietstreue ist das sog. Maximumprinzip. Dieses sagt aus, dass eine auf einem Gebiet  holomorphe Funktion , die im Innern von  ein lokales Maximum bei  annimmt, bereits konstant sein muss. Existiert zu  also eine offene Umgebung , sodass  für alle , so ist  konstant. Dieses Prinzip kann auch anders formuliert werden: Jede nichtkonstante holomorphe Funktion auf einem beschränkten Gebiet  mit stetiger Fortsetzung auf den Rand  nimmt auf diesem ihr Maximum an. Dabei ist die Beschränktheit des Gebietes von zentraler Bedeutung. Ist  nämlich unbeschränkt, so ist die Aussage in dieser Form nicht mehr gültig. Betrachtet man beispielsweise die Funktion , so gilt

wobei . Damit stellt man fest, dass  zwar auf dem Rand des Streifens  beschränkt ist, jedoch in dessen Innerem für  über alle Grenzen hinauswächst. Als Beweis des Maximumsprinzips reicht die Erkenntnis, dass nach dem Satz der Gebietstreue jeder Punkt  in  ein innerer Punkt ist, womit es in seiner Umgebung aber stets Punkte gibt, deren Betrag größer als  ist.

Verwandt zum Maximumsprinzip ist das Minimumprinzip. Ist  wie oben nicht konstant und hat es ein Betragsminimum  in , so muss  notwendigerweise eine Nullstelle von  sein.

Satz von Phragmén-Lindelöf 

Der Satz von Phragmén-Lindelöf, von Lars Phragmén und Ernst Lindelöf im Jahr 1908 publiziert, kann als eine Erweiterung des Maximumprinzips angesehen werden. Er gibt nun ein Kriterium, mit dessen Hilfe Beschränktheit der Funktion innerhalb ihres unbeschränkten Definitionsgebiets gefolgert werden kann. Sei  ein Elementargebiet und  holomorph. Es gebe eine holomorphe Funktion , die keine Nullstellen hat und zudem beschränkt ist. Der Rand, einschließlich eines unendlich fernen Punktes , zerfalle in Teile , sodass für eine Konstante  gilt:

 Für jedes  ist .
 Für jedes  und ein festes  gilt .

Dann gilt bereits  für alle . Das Symbol  bezeichnet den Limes superior.

Eine andere Variante des Satzes besagt: Sei  stetig auf dem Streifen  und holomorph in dessen Innerem. Es gelte  für alle Randwerte , also mit  oder , und es gebe Konstanten  und  mit

Dann gilt  auch im Innern des Streifens. Dass der Satz für  nicht mehr stimmt, zeigt das weiter oben angeführte Beispiel .

Es existiert eine Variante des Satzes für Kreissektoren. Es sei dafür  holomorph auf dem Kreissektor , mit stetiger Fortsetzung auf . Ferner gelte  auf dem Rand von  und es gebe Konstanten  mit  für alle . Dann gilt bereits  für alle .

Der Satz von Phragmén-Lindelöf hat Anwendung unter anderem in der Theorie der L-Funktionen. Mit seiner Hilfe kann deren Wachstumsverhalten im sog. kritischen Streifen analysiert werden, etwa im Rahmen des Heckeschen Umkehrsatzes.

Hadamardscher Dreikreisesatz 

Das Verhalten der Betragsmaxima einer holomorphen Funktion auf Kreislinien innerhalb eines Ringgebiets ist konvex bezüglich der logarithmierten Radien. Ist also  holomorph auf dem abgeschlossenen Ringgebiet , mit dem Ursprung als Mittelpunkt, und definiert man

so gilt stets

Diese als Hadamardscher Dreikreisesatz benannte Aussage ist verwandt zu Sätzen über holomorphe Funktionen auf Streifen. Ist  holomorph und beschränkt auf einem Streifen , so ist die Funktion

konvex. Diese Feststellung lässt sich auf den Fall höchstens polynomiell wachsender Funktionen weiter übertragen. Sei  in dieser Situation durch ein Polynom beschränkt, und bezeichne  zu jedem  die kleinste Zahl mit

für alle . Dann ist  eine konvexe und insbesondere stetige Funktion auf , sofern  endliche Ordnung auf dem Streifen hat.

Diese Aussagen sind zum Beispiel im Umkreis der Lindelöfschen Vermutung bezüglich der Riemannschen Zeta-Funktion von Interesse.

Werteverteilungen

Ganze Funktionen

Satz von Liouville 

Der Satz von Liouville besagt, dass jede beschränkte ganze Funktion bereits konstant ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass jede nicht-konstante ganze Funktion bereits unbeschränkt sein muss, langfristig also, im Absolutbetrag  betrachtet, über alle Schranken wachsen wird. Zwar ist zum Beispiel die Funktion  im Reellen beschränkt, wird aber auf ganz  betrachtet beliebig anwachsen. Der Satz wurde erstmals von Joseph Liouville im Jahr 1847, damals allerdings nur im Rahmen der Liouvilleschen Sätze im Spezialfall für elliptische Funktionen, bewiesen.

Der Satz von Liouville ist eine Folgerung aus der verallgemeinerten Cauchyschen Integralformel. Gilt , so folgt mittels der Standardabschätzung für Integrale für alle  und Radien :

Dabei entstammt der Term  der Bogenlänge des kreisförmigen Integrationsweges. Durch beliebig große Wahl von  folgt bereits , und da  ein Gebiet ist, ist  konstant.

Eine einfache Folgerung des Satzes von Liouville ist der Fundamentalsatz der Algebra. Dieser besagt, dass jedes nicht-konstante Polynom über den komplexen Zahlen eine Nullstelle hat. Im Reellen gilt dies nicht, da zum Beispiel  dort nie Null wird. Für den Beweis wird unter der Annahme, ein nicht-konstantes Polynom  habe keine Nullstelle, gefolgert, dass  eine beschränkte ganze Funktion ist, also konstant. Dies erzeugt dann einen Widerspruch.

Eine Variante des Satzes von Liouville sagt aus, dass jede holomorphe Funktion  konstant ist. Dabei bezeichnet  die Riemannsche Zahlenkugel. Auch kann die Beschränktheitsbedingung abgeschwächt werden. Gilt stets  für eine ganze Funktion , so ist  konstant. Der Satz von Liouville kann ferner auf Polynome verallgemeinert werden. Eine Variante von Hadamard kommt lediglich mit dem Realteil der betrachteten Funktion aus. Ist  ganz, für die reelle Zahlen  und  existieren mit 

für alle , dann ist  ein Polynom dessen Grad  nicht übersteigt.

Eine Folgerung des Satzes von Liouville ist, dass das Bild  einer nicht konstanten ganzen Funktion  stets dicht in  ist.

Kleiner Satz von Picard 

Der kleine Satz von Picard stellt eine äußerst starke Verschärfung des Satzes von Liouville dar. Er sagt aus, dass jede nicht konstante ganze Funktion  bis auf eine mögliche Ausnahme jeden komplexen Wert annehmen muss. Es gilt also entweder  oder  mit einer Zahl . Dabei kann auf den Fall der einen Ausnahme nicht verzichtet werden, da zum Beispiel die Exponentialfunktion  niemals Null wird.

Kreisscheiben und Ringgebiete

Lemma von Schwarz 

Eine nützliche Anwendung des Maximumsprinzips ist der Beweis des Schwarzschen Lemmas: Ist  eine holomorphe Selbstabbildung der offenen Einheitskreisscheibe  mit der Fixierung des Ursprungs , so gilt  für alle  und insbesondere .

Eine Verallgemeinerung des Schwarzschen Lemmas ist das Lemma von Schwarz-Pick.

Konvexe Abbildungen, die Pólya-Schoenberg-Vermutung und der Satz von Study 

Eine holomorphe Funktion  mit  und  heißt konvex, wenn sie  injektiv auf ein konvexes Gebiet abbildet. Ist ihr Bild sogar ein Sterngebiet, so ist  starlike („sternartig“). Es ist  genau dann konvex, falls entweder  starlike ist, oder für alle  die Ungleichung

erfüllt ist. Sind  and  beide konvex, so besagt eine Vermutung von Pólya-Schoenberg, dass auch  konvex ist. Diese Vermutung wurde 1973 von Ruscheweyh und Sheil-Small bewiesen. John L. Lewis verwendete sie, um zu zeigen, dass jeder Polylogarithmus  für  eine konvexe Funktion ist. Keineswegs muss eine starlike-Funktion  sämtliche geschlossenen Kurven , die Sterngebiete umschließen, in solche überführen, die ebenfalls Sterngebiete umschließen. Gegenbeispiele stammen von A. W. Goodman. Goodman zeigte jedoch, dass eine starlike Funktion  diese Eigenschaft, genannt uniformly starlike, besitzt, genau dann wenn

für alle .

Eine wenig bekannte Anwendung des Schwarzschen Lemmas auf konvexe Funktionen führt zum Satz von Study. Ist  biholomorph und das Gebiet  konvex, so ist jedes der Gebiete  konvex, wobei . Ist zudem  ein Sterngebiet mit Zentrum , so ist für alle  auch  ein Sterngebiet mit Zentrum . 

Ist  holomorph, mit  und , sowie  konvex, gilt bereits .

Satz von Bloch 

Der Satz von Bloch, bewiesen 1925 von André Bloch, gibt eine Grenze für die Komplexität des Bildgebiets holomorpher Funktionen an.

In der von Bloch gezeigten Version besagt der Satz, dass, wenn die offene Menge  die abgeschlossene Einheitskreisscheibe  enthält und  eine holomorphe Funktion mit den Eigenschaften  und  ist, es dann eine Kreisscheibe  gibt, sodass die Einschränkung  injektiv ist und das Bild  eine Kreisscheibe mit Radius mindestens  enthält.

Man kann zur Verschärfung des Satzes für eine holomorphe Funktion unter obigen Voraussetzungen das Supremum  aller Radien  definieren, sodass  injektiv für eine Kreisscheibe  ist und  eine Kreisscheibe mit Radius  enthält. Bildet man nun das Infimum all dieser Zahlen , wenn  die obigen Eigenschaften hat, kann man die Blochsche Konstante definieren durch

Der Satz von Bloch impliziert , aber die Funktion  zeigt, dass auch . Es wurde bereits bewiesen, dass

gilt. Dabei bezeichnet  die Gammafunktion. Die Abschätzung nach oben stammt von Lars Ahlfors und Helmut Grunsky aus dem Jahr 1937. Beide vermuteten zudem, dass ihre obere Schranke sogar der wahre Wert von  ist, was jedoch unbewiesen ist.

Satz von Schottky 

Der Satz von Schottky macht eine Aussage über die Werteverteilung einer holomorphen Funktion, die zwei Werte in ihrem Bildbereich auslässt.

Der Satz besagt, dass für alle Werte  und  eine Konstante  existiert, mit folgender Eigenschaft: Ist  ein Elementargebiet, das die abgeschlossene Kreisscheibe  enthält, und  eine beliebige holomorphe Funktion, welche die Werte 0 und 1 nicht annimmt und  erfüllt, so gilt  für alle .

Daraus kann eine Aussage mit abgeschlossenen Kreisscheiben  mit beliebigem Radius  gefolgert werden. Enthält das Elementargebiet  die Menge  und lässt die holomorphe Funktion  die Werte 0 und 1 aus, so gilt im Falle  für die Konstante  aus Schottkys Satz die Abschätzung  für alle .

Satz von Koebe 

Für holomorphe und injektive Funktionen  mit  und  besagt Satz von Koebe, dass stets .

Volumina von Bildern 

Es sei  holomorph und injektiv auf dem Kreisrand . Es führe diesen auf eine geschlossene Kurve  über. Der Inhalt des durch  umschlossenen Gebiets ist dann

Für Kreisringe  gilt entsprechend für das Volumen dessen Bildes

Monotonie 

Um Beträge holomorpher Funktionen auf Kreislinien auf Monotonie zu untersuchen, ist das Konzept der Folgendifferenzen von Bedeutung. Für reelle Zahlen  setzt man , , usw. Es gilt allgemein die Formel

Eine monoton fallende Nullfolge  bezeichnet man als -fach monoton, falls  für alle  und . Ist  holomorph auf der Einheitskreisscheibe , konvergiert zudem für  und ist  vierfach monoton, so ist  eine auf dem Intervall  fallende Funktion.

Um wesentliche Singularitäten

Satz von Casorati-Weierstraß 

Sei  ein Punkt des Gebietes . Dann ist  eine wesentliche Singularität der auf  holomorphen Funktion  genau dann, wenn für jede in  liegende Umgebung  von  das Bild  dicht in  liegt.

Anders formuliert: Eine holomorphe Funktion hat genau dann in  eine wesentliche Singularität, wenn in jeder Umgebung von  jede komplexe Zahl beliebig genau als ein Bild von  approximiert werden kann.

Großer Satz von Picard 

Sei  offen und  eine wesentliche Singularität der holomorphen Funktion . Der große Satz von Picard besagt, dass dann nur zwei Fälle möglich sind:

Für jede punktierte Umgebung  von  gilt .
Für jede punktierte Umgebung  von  gilt  mit einem geeigneten .

Demnach kommt die Funktion nahe ihrer wesentlichen Singularität nicht nur jedem Wert beliebig nahe, sondern nimmt, bis auf eine mögliche Ausnahme, jeden beliebigen Wert unendlich oft an.

Folgen und Reihen holomorpher Funktionen

Weierstraßscher Konvergenzsatz 

Es sei  offen und  eine Folge auf  holomorpher Funktionen. Wird angenommen, dass  gleichmäßig auf kompakten Teilmengen  gegen eine Funktion  konvergiert, so besagt der Satz von Weierstraß, dass die Grenzfunktion  wieder holomorph ist und man Limesbildung und Differentiation vertauschen kann. Das heißt, die Folge  konvergiert ebenfalls kompakt gegen .

Der Beweis des Satzes ergibt sich unmittelbar aus der Tatsache, dass sich die komplexe Differenzierbarkeit nach dem Satz von Morera durch ein Integralkriterium ausdrücken lässt und dass das betroffene Kurvenintegral stabil unter gleichmäßiger Konvergenz ist. Die Aussage über die Folge  ergibt sich aus der Cauchyschen Integralformel.

Der Satz kann weiter verschärft werden. Es sei  ein beschränktes Gebiet und  eine Folge in  holomorpher Funktionen mit stetiger Fortsetzung nach , sodass die Einschränkung  auf  gleichmäßig konvergiert. Dann konvergiert  gleichmäßig gegen eine in  holomorphe Funktion, die sich stetig nach  fortsetzt.

Die analoge Aussage im Reellen ist falsch. Nach dem Approximationssatz von Weierstraß ist jede stetige Funktion  der Grenzwert einer gleichmäßig konvergenten Folge von Polynomen. Allerdings gibt es auch einen Stabilitätssatz im Reellen, der unter Bedingungen an die Folge  richtig ist.

Unendliche Reihen 

Der Satz von Weierstraß lässt sich auf unendliche Reihen anwenden. Ist  eine Folge holomorpher Funktionen, so konvergiert  gegen eine holomorphe Funktion , falls sie in  normal konvergiert, d. h. für jeden Punkt  gibt es eine Umgebung , so dass

Integralfolgen 

Einige holomorphe Funktionen treten als Integrale in Erscheinung. Es gilt dabei Folgendes. Es sei ,  eine stetige komplexwertige Funktion auf , wobei  eine offene Menge bezeichnet. Ferner sei  für jedes fixierte  eine holomorphe Funktion. Dann ist die Funktion

holomorph in . In Kombination mit dem Weierstraßschen Konvergenzsatz können damit auch Integrale mit unendlichen Grenzen behandelt werden. Ein wichtiges Beispiel ist die Gammafunktion. Die Integrale

stellen nach eben genanntem Kriterium eine Funktionenfolge holomorpher Funktionen dar. Es lässt sich zeigen, dass auf Kompakta in  gleichmäßige Konvergenz für  vorliegt. Damit ist die Grenzfunktion

eine in ganz  holomorphe Funktion.

Satz von Hurwitz 

Der Satz von Hurwitz trifft eine Aussage über das lokale Nullstellenverhalten einer holomorphen Funktionenfolge, deren Grenzfunktion wieder holomorph ist.

Sei  ein Gebiet und  eine Folge holomorpher Funktionen  mit nicht konstanter holomorpher Grenzfunktion . Es gelte zudem  für ein . Dann gibt es zu jeder Kreisscheibe  ein , sodass jede der Funktionen  mit  eine Nullstelle in  hat.

Mit anderen Worten, konvergiert eine Folge auf einem Gebiet holomorpher Funktionen gegen eine holomorphe Grenzfunktion mit Nullstelle, so werden fast alle Folgeglieder beliebig nahe an der Nullstelle verschwinden.

Eine wichtige Folgerung des Satzes von Hurwitz betrifft Folgen injektiver holomorpher Funktionen. Besteht die konvergente Folge  aus injektiven holomorphen Funktionen und ist die holomorphe Grenzfunktion nicht konstant, so ist diese wieder injektiv. Diese Aussage kann in einem gewissen Sinn umgekehrt werden: Konvergieren die holomorphen Funktionen  lokal gleichmäßig gegen eine injektive (holomorphe) Funktion , so existiert zu jedem Kompaktum  ein Index , so dass für alle  die Einschränkungen  injektiv sind.

Satz von Montel 

Ist eine Folge  holomorpher Funktionen auf  lokal beschränkt, so existiert eine kompakt konvergente Teilfolge. Der Beweis dieses Satzes wird mit Hilfe des Satzes von Bolzano-Weierstraß geführt und beim Beweis des Riemannschen Abbildungssatzes verwendet.

Dienlich für den Beweis ist ebenfalls folgender Hilfssatz. Ist  eine beschränkte Folge auf  holomorpher Funktionen, die auf einer dichten Teilmenge  punktweise konvergiert, so konvergiert sie sogar in ganz , und zwar lokal gleichmäßig.

Satz von Vitali 

Folgende Aussagen über eine im Gebiet  lokal beschränkte Folge  holomorpher Funktionen sind äquivalent:
 Die Folge ist in  kompakt konvergent.
 Es existiert ein Punkt , sodass für alle  die Zahlenfolge  konvergiert.
 Die Menge  der Konvergenzpunkte hat einen Häufungspunkt in .

Satz von Carathéodory-Landau 

Es seien  mit  und  eine Folge holomorpher Funktionen . Es existiere  für eine Menge von Punkten in , die in  einen Häufungspunkt hat. Dann konvergiert die Folge  kompakt in , hat also eine holomorphe Grenzfunktion.

Punktweise konvergente Folgen 

Die Frage, ob im Satz von Vitali die Voraussetzung der lokalen Beschränktheit durch punktweise Konvergenz ersetzt werden kann, kann negativ beantwortet werden. Gegenbeispiele liegen alles andere als auf der Hand, können aber zum Beispiel durch Runge-Theorie erzeugt werden. Jedoch zeigte William Fogg Osgood, dass im Falle punktweiser Konvergenz zumindest Holomorphie auf einer dichten Teilmenge des Gebietes vorliegen muss. Ist also  eine Folge holomorpher Funktionen auf einem Gebiet , die punktweise gegen eine Funktion  konvergiert, so ist  auf einer dichten, offenen Teilmenge  kompakt konvergent. Insbesondere ist die Grenzfunktion  holomorph auf . Für den Fall, dass die Funktionen  zusätzlich injektiv sind, liegt bei lediglich punktweiser Konvergenz jedoch wieder Holomorphie der Grenzfunktion im gesamten Gebiet vor.

Zusammenhang mit harmonischen Funktionen 

Eine auf einem Gebiet  zweimal stetig partiell differenzierbare Funktion  mit der Eigenschaft

auf ganz  nennt man harmonisch. Es ist  der sogenannte Laplace-Operator in Dimension 2, und alternativ gilt die Kurzschreibweise . Zwischen harmonischen Funktionen und holomorphen Funktionen existieren enge Verbindungen. Aufgrund der Tatsache, dass Real- und Imaginärteil einer holomorphen Funktion die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllen, kann man etwa zeigen, dass diese bereits harmonische Funktionen sind. Es gilt lokal sogar die Umkehrung: Zu jeder auf einem Elementargebiet harmonischen Funktion  gibt es eine dort holomorphe Funktion , die diese als Realteil hat. Dies sieht man erneut mit Hilfe der Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen: Es ist die Hilfsfunktion  holomorph. Da der Definitionsbereich ein Elementargebiet ist, existiert zu  eine holomorphe Stammfunktion, deren Realteil bis auf eine Konstante mit  übereinstimmt. Die in  zum Realteil  zugehörige harmonische Funktion  wird als konjugiert harmonisch zu  bezeichnet. Sie ist bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt.

Konstruktion, Approximation und Existenzaussagen

Produktsatz von Weierstraß 

Es kann gefragt werden, ob es zu einer gegebenen Nullstellenverteilung eine ganze Funktion gibt, die diese erfüllt. So erfüllt etwa  die Nullstellenverteilung . Der Produktsatz von Weierstraß, bewiesen 1876, beantwortet diese Frage. Ist  eine diskrete Teilmenge, und es sei eine Abbildung  mit  gegeben, dann existiert eine ganze Funktion  mit folgenden Eigenschaften:
 
  für alle .
Mit anderen Worten gibt es zu jeder diskreten Menge  und jeder „Gewichtung“ der Punkte  durch natürliche Zahlen eine ganze Funktion , die ihre Nullstellen genau an den Stellen  hat und deren Vielfachheit auch der entsprechenden Gewichtung entspricht.

Ein bedeutendes Beispiel ist das bereits von Leonhard Euler im Jahr 1734 entdeckte Sinus-Produkt

das in ganz  konvergiert.

Der Produktsatz kann auf beliebige Gebiete ausgeweitet werden. Ist  ein Gebiet,  eine Folge paarweise verschiedener Punkte in , die sich in  nicht häuft, sowie  eine Folge positiver ganzer Zahlen, so gibt es stets eine holomorphe Funktion , die ihre Nullstellen genau in den  hat, wobei die Ordnung von  genau  ist. Eine wichtige Folgerung dieser Tatsache ist, dass sich jede meromorphe Funktion  als Quotient zweier auf  holomorpher Funktionen schreiben lässt.

Satz von Mittag-Leffler 

Es sei  eine diskrete Menge. Der Satz von Mittag-Leffler garantiert die Existenz einer auf ganz  holomorphen Funktion, die bestimmte Laurent-Entwicklungen an den Stellen  hat. Ist präzise zu jedem  eine ganze Funktion  vorgegeben mit , so gibt es eine holomorphe Funktion , deren Hauptteil in  gegeben ist durch , d. h.,

hat in  eine hebbare Singularität. Ist  endlich, so ist

eine Lösung des Mittag-Leffler-Problems. Für unendliche  wird eine solche Reihe aber im Allgemeinen nicht mehr konvergieren. Ähnlich wie beim Produktsatz von Weierstraß kann hier jedoch mit konvergenzerzeugenden Summanden Konvergenz erzwungen werden.

Satz von Runge 

Der Satz von Taylor besagt, dass sich holomorphe Funktionen innerhalb von Kreisscheiben gleichmäßig auf Kompakta durch Polynome approximieren lassen. Der Satz von Runge verallgemeinert dieses Resultat auf beliebige kompakte Teilmengen, wobei die Annäherung zumindest über rationale Funktionen gelingt. Ist  eine kompakte Teilmenge und  eine Funktion, die holomorph in einer offenen Menge ist, die  vollständig beinhaltet, so ist es möglich,  innerhalb von  gleichmäßig durch rationale Funktionen  zu approximieren. Dabei liegen alle Polstellen der  außerhalb von .

Der Satz von Runge existiert auch in einer Version für Polynome. Sei  offen. Dann ist der Zusammenhang des Komplements  (mit der auf der Riemannschen Zahlenkugel  üblichen Topologie) notwendig und hinreichend für die folgende Aussage: Für jede auf  holomorphe Funktion , für jedes  und für jede kompakte Teilmenge  gibt es ein Polynom , so dass

für alle .

Partialbruchzerlegungen 

Ist  eine ganze Funktion, die für Konstanten  stets die Ungleichung

erfüllt, so gilt bereits

Ist  zusätzlich eine ungerade Funktion, ist also stets , gilt

Für  führt dies, nach einem Shift im Argument, zur Partialbruchzerlegung des Kotangens.

Interpolation 

Es seien  beliebige voneinander verschiedene komplexe Zahlen,  eine geschlossene, injektive stetige Kurve, die sämtliche Punkte  im Innern enthält. Die Funktion  sei holomorph im Innern von  und auf . Setzt man , so stellt

das eindeutige Polynom -ten Grades dar, das an den Stellen  mit  übereinstimmt. Dabei wird die Integrationskurve wie üblich einmalig in mathematisch positiver Richtung durchlaufen.

Ungleichungen

Cauchysche Ungleichung 

Ist  eine Potenzreihe mit Konvergenzradius , und definiert man für ein  mit  die Konstante , so gilt für die Koeffizienten die Abschätzung

Dies ist eine unmittelbare Folgerung aus der Cauchyschen Integralformel. Diese Aussage lässt sich zu einem Abschätzungsprinzip für Ableitungen auf kompakten Mengen erweitern. Ist  offen und  ein Kompaktum, dann gibt es zu jeder kompakten Umgebung  (es existiert um jedes  eine Umgebung, die ganz in  liegt) und zu jedem  eine Konstante , sodass
 für alle .
Hierbei ist  die Supremumsnorm. Es ist zu beachten, dass nicht  gewählt werden darf, wie das Beispiel  sowie  zeigt.

Es kann der Fall für beliebige Ableitungen explizit gemacht werden, und zwar für beliebige Punkte innerhalb von Kreisscheiben. Ist  holomorph und beschränkt, also  existiert, so gilt für alle  und :

Die Cauchysche Ungleichung zeigt, dass das Wachstum der Taylor-Koeffizienten nicht beliebig starke Züge annehmen kann. So existiert etwa keine lokal um 0 holomorphe Funktion mit der Eigenschaft
.
Im Gegensatz dazu existiert zu jeder reellen Folge  eine unendlich oft differenzierbare Funktion  mit  für alle .

Borel-Carathéodory-Lemma 

Ist  eine auf einem Gebiet  holomorphe Funktion, sodass , und setze

Dann gilt

und

für  und .

Gutzmersche Ungleichung 

Ist  eine in einer Umgebung  von  holomorphe Funktion mit Potenzreihe  mit dem Konvergenzradius , dann gilt für jedes  mit  die Ungleichung

Die Ungleichung geht auf August Gutzmer aus dem Jahr 1888 zurück.

Differenzenquotient 

Sei  eine in  holomorphe Funktion und  mit . Dann gilt gleichmäßig für alle  aus 

Dies folgt aus der Standardabschätzung für Integrale:

Dabei wurde im letzten Schritt das Maximumprinzip verwendet. Die Konstante  kann im Allgemeinen nicht verbessert werden, wie das Beispiel  aufzeigt. Der letzte Schritt kann jedoch auch unter Verzicht der Gleichmäßigkeit weggelassen werden. Mehr noch, ist die Funktion (nur) in einer Umgebung von  holomorph, so gilt immer noch

Fejér-Riesz- und Hilbert-Ungleichung 

Ist  auf der abgeschlossenen Einheitskreisscheibe  holomorph, so gilt bereits 
 
Dies bleibt auch dann gültig, wenn  lediglich im Hardy-Raum  liegt. Insbesondere gilt dann , und die Hilbert-Ungleichung

Grunsky-Ungleichungen 

Es sei  eine injektive holomorphe Funktion auf der offenen Einheitskreisscheibe, mit  sowie . Definiere

Diese besitzt eine Laurent-Entwicklung um :

die für  konvergiert. Nun definiert man Zahlen  durch

Dann sagen die starken Grunsky-Ungleichungen, dass für jede endliche Folge komplexer Zahlen 

Die schwachen Grunsky-Ungleichungen besagen ferner, dass

gilt.

Lebedev–Milin-Ungleichungen 

Ist  eine holomorphe Funktion auf einer Kreisscheibe  mit . Dann ist die Verkettung mit der Exponentialfunktion  wieder holomorph auf  und hat dort eine Potenzreihenentwicklung

Nun gelten die drei Lebedev–Milin Ungleichungen:

1. Falls , dann

wobei Gleichheit genau dann gilt falls  für alle  mit einem komplexen .

2. Für  gilt

wobei Gleichheit genau dann gilt falls  für alle  mit einem komplexen .

3. Für  gilt
 
wobei Gleichheit genau dann gilt falls  für alle  mit einem komplexen .

Kriterien für Konstanz 

Durch ihre starken Eigenschaften sind holomorphe Funktionen selten. Dementsprechend können einige Kriterien erarbeitet werden, um zu erzwingen, dass eine holomorphe Funktion bereits konstant sein muss.

Klassische Kriterien 

Beschränkte ganze Funktionen sind nach dem Satz von Liouville konstant. Mehr noch, lässt eine ganze Funktion zwei Werte in ihrem Bildbereich aus, so ist sie nach dem kleinen Satz von Picard bereits konstant.

Bildet zudem eine holomorphe Funktion eine offene Teilmenge ihres zusammenhängenden Definitionsbereichs nicht auf ein Gebiet ab, ist sie konstant.  Sind entsprechend ,  bzw.  konstant, so auch .

Wachstum und Nullstellen 

Es sei  eine auf der abgeschlossenen oberen Halbebene  holomorphe Funktion mit folgenden Eigenschaften:
 Es existieren zwei Konstanten  mit  für alle  mit .
 Es existieren zwei Konstanten , so dass  für alle .
 Es gilt  für alle .

Dann gilt bereits . In diesem Sinne ist  die „kleinste“ holomorphe Funktion, die an (nichtnegativen) ganzen Werten verschwindet. Unter Weglassen von Bedingung 3. kann, wenn 2. zu  für  abgewandelt wird, ebenfalls  gefolgert werden.

Verhalten am Rand der Einheitskreisscheibe 

Ist  eine auf der Einheitskreisscheibe  holomorphe Funktion, so dass für alle :

Ist ferner  kein singulärer Punkt von , so ist bereits . Die Annahme, dass  kein singulärer Punkt ist, kann durch

ersetzt werden.

Obere Halbebene

Invarianten 

Es besitze eine holomorphe Funktion  auf der oberen Halbebene  die folgenden Eigenschaften:

 Es gilt  für alle ,
 Es gilt  für alle ,
 Es ist  auf  beschränkt.

Dann ist  bereits konstant. Diese Aussage kann unter Zuhilfenahme des Maximumprinzips und der Tatsache, dass die Gruppe  durch Möbiustransformation auf der oberen Halbebene operiert, erhalten werden. Allgemeiner folgt sie aus der Theorie der Modulformen bzw. der Theorie kompakter Riemannscher Flächen.

Anwendungen der oberen Aussage betreffen analytische Beweise des Zwei-Quadrate-Satz und Vier-Quadrate-Satz.

Lage von Nullstellen 

Es sei  eine auf der oberen Halbebene  holomorphe Funktion, die folgende Eigenschaften erfüllt:

 Es ist , wobei  mit  und .
 Es ist  beschränkt.

Dann ist bereits .

Weitere Eigenschaften ganzer Funktionen

Ordnung einer ganzen Funktion 

Die Ordnung (im Sinne einer „Wachstumsordnung“) einer ganzen Funktion, falls existent, ist definiert durch die reelle Zahl  mit

Es gibt Funktionen endlicher Ordnung, die nicht verschwinden, zum Beispiel  usw. In gewissem Sinne sind dies bereits die allgemeinsten Beispiele, denn hat  keine Nullstelle, so ist  wieder ganz und es gilt  mit einem . Demnach ist jede ganze Funktion ohne Nullstelle und endlicher Ordnung bereits von der Form  mit einem Polynom .

Produktsatz von Hadamard 

Der Produktsatz von Hadamard stellt eine Verschärfung des Produktsatzes von Weierstraß für den Fall ganzer Funktionen mit endlicher Ordnung  dar. Es bezeichnen  die Nullstellen von  in aufsteigender Betragsgröße sortiert, wobei . Man definiert  und für 

Ist nun  die kleinste ganze Zahl mit , so gibt es ein Polynom  vom Grade höchstens , sodass

Dabei ist  die Nullstellenordnung von  in 0. Das Produkt erstreckt sich im Falle endlich vieler Nullstellen nur über endlich viele Werte.

Approximation stetiger Funktionen 

Die Reichhaltigkeit der Menge  der ganzen Funktionen im Gegensatz zum Polynomring  wird unter anderem durch folgenden Satz von Torsten Carleman aus dem Jahr 1927 deutlich: Sei  eine stetige Funktion („Fehlerfunktion“). Dann gibt es zu jeder stetigen Funktion  eine ganze Funktion , sodass für alle  gilt

Für eine solche Approximationsstärke reicht die Auswahl an Polynomen nicht aus. So ist etwa die reelle Funktion  keinesfalls auf ganz  durch Polynome mit Güte einer beliebigen Fehlerfunktion approximierbar. Nach einem Satz von Weierstraß ist dies jedoch auf kompakten Intervallen sehr wohl möglich.

Transzendente Funktionen 

Für den Fall endlicher Ordnung ist die Menge der rationalen Stellen, die zwei algebraisch unabhängige ganze Funktionen annehmen können, limitiert. Es bezeichnen  ganze Funktionen mit der Eigenschaft  für ein  (im englischen strict order ). Dabei sind mindestens zwei hiervon algebraisch unabhängig (also gehen nicht durch die vier Grundrechenarten auseinander hervor). Zudem wird verlangt, dass der Ring  bezüglich des Differentialoperators  sich selbst abbildet, es gibt also stets ein Polynom  mit rationalen Koeffizienten, sodass

Sind nun  paarweise verschiedene komplexe Zahlen mit  für  und , gilt bereits . Eine klassische Anwendung dieses Satzes betrifft den Ring , der unter  abgeschlossen ist. Dann besagt der Satz, dass keiner der Werte  mit ganzen Zahlen  rational sein kann, da es sonst alle Werte  wären. Analoge Resultate existieren für den Fall algebraischer und nicht bloß rationaler Zahlen. Eine wichtige Anwendung dieser Theorie ist der Satz von Gelfond-Schneider.

Analytische Fortsetzung 

Ist  in einem Gebiet  holomorph und entwickelt man  um einen Punkt  in seine Taylor-Reihe, so ist deren Konvergenzradius  mindestens gleich dem Abstand von  zum Rand von , er kann jedoch auch größer sein. In diesem Fall sagt man, dass  über  hinaus „analytisch fortgesetzt“ ist.

Fortsetzung reeller Funktionen 

Ist  eine reelle Funktion auf einem echten Intervall , so besitzt  genau dann eine analytische Fortsetzung auf ein Gebiet , falls  reell-analytisch ist.

Eindeutigkeit der analytischen Fortsetzung 

Sei  ein Gebiet,  eine Menge mit mindestens einem Häufungspunkt in  und  eine Funktion. Wenn eine holomorphe Funktion  existiert, die  fortsetzt, d. h. , so ist diese eindeutig bestimmt. Dieses Resultat ist eine einfache, aber sehr wichtige Folgerung des Identitätssatzes für holomorphe Funktionen. Ist zum Beispiel ,  sowie , so besagt es, dass die Exponentialfunktion nur eine einzige Fortsetzung zu einer in ganz  holomorphen Funktion besitzt. Es gilt dann

Monodromiesatz 

Ein wichtiger Ansatz, eine zunächst lokal holomorphe Funktion auf größere Bereiche fortzusetzen, ist das Prinzip der analytischen Fortsetzung entlang einer Kurve. Ist  holomorph in einem Punkt , so kann sie dort in eine Taylor-Reihe entwickelt werden. Geht man nun vom Entwicklungspunkt weg, können am Rande des Konvergenzbereichs alle Ableitungen von  bestimmt werden, womit eine erneute Taylor-Entwicklung möglich wird, deren Konvergenzbereich eventuell aus dem Bereich der ursprünglichen Entwicklung hinausreicht. Verfährt man so fort, kann  eventuell entlang eines Weges bis zu einem Punkt , der möglicherweise weit weg von  liegt, fortgesetzt werden. Der Monodromiesatz besagt, dass wenn  und  durch zwei Wege  und  verbunden sind, die durch eine Abbildung  mit  stetig ineinander übergeführt werden können, sodass sich  entlang jeden der Wege  analytisch fortsetzen lässt, dass dann die Fortsetzungen  und  von  entlang  und  in  beide übereinstimmen.

Schwarzsches Spiegelungsprinzip 

Das Schwarzsche Spiegelungsprinzip erlaubt unter gewissen Symmetrievoraussetzungen eine analytische Fortsetzung. Sei  ein zu  symmetrisches Gebiet, das heißt , und man setze
, sowie .
Dann gilt: Ist  stetig,  holomorph und , dann ist die durch

definierte Funktion  holomorph. Dabei bezeichnet  die komplexe Konjugation.

Holomorphiegebiete 

Ein Gebiet  heißt das Holomorphiegebiet einer in  holomorphen Funktion , wenn für jeden Punkt  die Konvergenzkreisscheibe der Taylorreihe von  um  in  liegt. Dann folgt sofort: Ist  das Holomorphiegebiet von , so ist  das „maximale Existenzgebiet“ von , d. h. jedes Gebiet , in dem es eine Funktion  mit  gibt, stimmt mit  überein. Es kann eine (auf einem Gebiet) holomorphe Funktion also niemals über ihr Holomorphiegebiet hinaus analytisch fortgesetzt werden. Im Allgemeinen besagt Holomorphiegebiet aber mehr als maximales Existenzgebiet. Die geschlitzte Ebene  ist z. B. das maximale Existenzgebiet der dort holomorphen Funktionen  und , jedoch nicht deren Holomorphiegebiet: die Taylor-Reihen von  und  um  haben  als Konvergenzkreis, und es gilt , falls . Die Funktionen  und  sind „von oben und unten“ in jedem Punkt auf der negativen reellen Achse holomorph fortsetzbar, alle Randpunkte in  sind aber „singulär“ für  und  in dem Sinne, dass keiner eine Umgebung  mit einer Funktion  hat, die in  mit  bzw.  übereinstimmt.

Es sind die Gebiete ,  bzw.  die Holomorphiegebiete der Funktionen ,  bzw.
.
Der Existenzsatz für Holomorphiegebiete besagt, dass jedes Gebiet  das Holomorphiegebiet irgendeiner dort holomorphen Funktion ist.

Biholomorphe und schlichte Funktionen 

Eine Funktion, die holomorph, bijektiv und deren Umkehrfunktion holomorph ist, nennt man biholomorph. In der Literatur wird statt biholomorph gelegentlich auch der Begriff konform verwendet. Aus dem Satz über implizite Funktionen folgt für holomorphe Funktionen einer Veränderlicher schon, dass eine bijektive, holomorphe Funktion stets eine holomorphe Umkehrabbildung besitzt.

Auch im Fall mehrerer Veränderlicher garantiert der Satz von Osgood die Eigenschaft, dass Bijektivität und Holomorphie automatisch Holomorphie der Umkehrabbildung impliziert. Somit kann man sagen, dass bijektive, holomorphe Abbildungen biholomorph sind.

Inverse Funktion 

Ist  eine holomorphe Funktion und gilt  für ein , so ist  dort lokal biholomorph. Das heißt, dass es eine Umgebung  gibt, sodass die Einschränkung  biholomorph ist. Zu beachten ist die Lokalität der Biholomorphie. So verschwindet die Ableitung der komplexen Exponentialfunktion – sie selbst – an keiner Stelle, jedoch ist sie nicht injektiv, da zum Beispiel . Andersherum verschwindet die Ableitung einer injektiven holomorphen Funktion an keiner Stelle ihres Definitionsbereichs. Trotz dieser Restriktion kann manchmal in einem gewissen Sinne nach unten hin quantifiziert werden, welche Kreisscheiben lokal injektiv abgebildet werden. Ist  holomorph auf ,  und , sowie 
 
existent, bildet  die Kreisscheibe  biholomorph auf eine Menge ab, welche die Scheibe  enthält.

Für die Umkehrfunktion einer biholomorphen Funktion kann mittels des Residuensatzes eine lokal gültige Darstellung hergeleitet werden. Ist  ein Gebiet,  biholomorph und  eine abgeschlossene Kreisscheibe, dann gilt für alle  die Formel:

Dieser Ansatz kann verwendet werden, um Potenzreihen lokal umzukehren. Besitzt die biholomorphe Funktion  – ohne Einschränkung der Allgemeinheit gelte  – um  die lokale Entwicklung
 mit ,
so geben Philip M. Morse und Herman Feshbach die folgende Reihe für die Umkehrfunktion an:

mit

Dabei bezeichnet das Symbol  die Fakultät. Die ersten Werte sind
, ,  und .
Die lokale Umkehrung von Potenzreihen ist auch Gegenstand der Lagrangeschen Inversionsformel.

Riemannscher Abbildungssatz 

Eine Klassifikation aller Elementargebiete liefert der Riemannsche Abbildungssatz. Dieser sagt aus, dass zwischen zwei Elementargebieten, die beide nicht ganz  umfassen, stets eine biholomorphe Abbildung existiert. Somit ist jedes Elementargebiet, das nicht ganz  ist, zur Einheitskreisscheibe biholomorph äquivalent. Es gibt daher aus der Sicht analytischer Abbildungen nur „zwei Typen“ von Elementargebieten, nämlich  und . Es ist aber zu beachten, dass  und  als topologische Räume homöomorph sind über die nichtholomorphe Abbildung  mit

In einer Verallgemeinerung sagt der Riemannsche Abbildungssatz, dass jedes Elementargebiet in  biholomorph äquivalent entweder zu ,  oder ganz  ist.

Theorem von Carathéodory 

Über das sog. Fortsetzungslemma kann eine Randaussage von auf dem Einheitskreis definierten biholomorphen Funktionen  in ein Gebiet  getroffen werden. Es kann  genau dann zu einer in ganz  stetigen Funktion nach  fortgesetzt werden, wenn der Rand von  ein geschlossener Weg ist, d. h., es gibt eine stetige Abbildung  mit . Constantin Carathéodory konnte diese Aussage präzisieren: Es lässt sich  genau dann zu einem Homöomorphismus von  nach  fortsetzen, wenn  eine geschlossene Jordan-Kurve ist, also  den Rand von  homöomorph auf den Rand von  abbildet.

Automorphismen 

Bei Automorphismengruppen handelt es sich im Kontext holomorpher Funktionen um Kollektionen biholomorpher Selbstabbildungen. Für eine offene Menge  bezeichnet  die Menge aller biholomorphen Abbildungen . Die Verknüpfung der Gruppe ist hierbei durch Verkettung gegeben. Beispielsweise enthält die Gruppe  als Elemente alle biholomorphen ganzen Funktionen.

Die Automorphismengruppe eines Gebietes  enthält wichtige Informationen über dessen Funktionentheorie. So können zwei Gebiete nur dann biholomorph äquivalent sein, wenn ihre Automorphismengruppen isomorph sind.

Komplexe Zahlenebene 

Jeder Automorphismus von  entspricht einer nichtkonstanten affin-linearen Abbildung, hat also die Form  mit . Umgekehrt ist jede solche Funktion ein Automorphismus. Damit gilt

Der Beweis zur Klassifikation benutzt die Tatsache, dass jeder Automorphismus  eine ganze Funktion sein muss, aber in  keine wesentliche Singularität haben kann, da andernfalls nach dem Satz von Casorati-Weierstraß die Umkehrfunktion  nicht stetig in  wäre (alternativ kann man mit dem großen Satz von Picard direkt zeigen, dass  nicht injektiv sein kann). Somit besitzt  einen Pol in  und ist ein Polynom, das Grad 1 haben muss, da jedes höhere Polynom nach dem Fundamentalsatz der Algebra als ganze Funktion nicht injektiv ist.

Gelochte Zahlenebene 

Setzt man , so gilt

Die Gruppe  ist nicht abelsch: Sie zerfällt in zwei zu  isomorphe Zusammenhangskomponenten.

Einheitskreisscheibe 

Die Automorphismengruppe der Einheitskreisscheibe hat die Gestalt

Betrachtet man die Untergruppe aller Abbildungen  mit der Eigenschaft , so ergibt sich, dass diese genau von der Form  mit einem  sind. Es handelt sich also genau um alle Drehungen. Diese Aussage kann als Vorbereitung zur Bestimmung von ganz  dienen.

Gelochte Einheitskreisscheibe 

Für  gilt
.
Damit ist  zur Kreisgruppe isomorph.

Obere Halbebene 

Obwohl die obere Halbebene der komplexen Zahlen biholomorph äquivalent zur Einheitskreisscheibe ist, nämlich über die Abbildung , ist es von Interesse, ihre Automorphismengruppe separat anzugeben. Grund hierfür ist der Zusammenhang zur hyperbolischen Geometrie sowie zur Theorie der Modulfunktionen.

Die Automorphismengruppe ist

Jedes  korrespondiert also zu einer Matrix

und für zwei  gilt  genau dann, wenn für die zugehörigen Matrizen  und  gilt . Dabei bezeichnet  die spezielle lineare Gruppe der reellen -Matrizen. Ferner sind sogar die Gruppen  und  zueinander isomorph vermöge . Dabei bezeichnet  die -Einheitsmatrix.

Starre Gebiete 

Bei starren Gebieten  handelt es sich um Gebiete mit der Eigenschaft . Die Gruppe der Automorphismen von  ist also trivial. Beispiel eines starren Gebietes ist .

Asymptotische Analysis holomorpher Funktionen

Definitionen und elementare Eigenschaften 

Eine formale Potenzreihe  heißt asymptotische Entwicklung einer holomorphen Funktion  auf einem Gebiet mit , falls für alle  gilt

So ein  hat stets höchstens eine asymptotische Entwicklung. Die Existenz einer asymptotischen Entwicklung hängt empfindlich von der Art des Gebietes ab. So besitzt die Funktion  für  keine asymptotische Entwicklung, jedoch für jeden Kreissektor  mit  Hat  eine holomorphe Fortsetzung  in ein Gebiet  mit , so entspricht die asymptotische Entwicklung der Funktion  der Taylorentwicklung von  um 0.

Ist  holomorph und  für  gleichmäßig auf einem Kreissektor , so folgt bereits

auf . Dabei bedeutet gleichmäßig, dass

für  in  und , wobei die -Konstante aber nicht von der Wahl des Weges von  abhängt.

Existenz asymptotischer Entwicklungen 

Folgendes Kriterium ist für die Existenz asymptotischer Entwicklungen hinreichend. Sei  ein Gebiet mit , sodass es zu jedem Punkt  eine Nullfolge  gibt mit der Eigenschaft, dass jede Strecke  in  liegt. Ist dann  eine in  holomorphe Funktion, für die alle Limites  existieren, so hat  die asymptotische Entwicklung

Zu beachten ist, dass die an  gestellten Voraussetzungen für alle Kreissektoren um 0 erfüllt sind.

Satz von Ritt 

Die Frage, welche Bedingungen Potenzreihen erfüllen müssen, um als asymptotische Entwicklung holomorpher Funktionen aufzutreten, hat für Kreissektoren um 0 eine einfache Antwort: Es gibt keine solchen Bedingungen. Genauer gilt der Satz von Ritt: Ist  ein echter Kreissektor um 0, so existiert zu jeder formalen Potenzreihe  eine in  holomorphe Funktion , sodass gilt:

Summenformeln 

In manchen Anwendungen ist es vonnöten, Summen der Gestalt  für  (in einem Winkelbereich) zu verstehen. Erfüllt  gewisse Eigenschaften, darunter Holomorphie, kann dies bewerkstelligt werden. Im Folgenden sei stets  mit einem .

Es sei nun  eine Funktion, die in einer Umgebung von  holomorph ist, insbesondere im Ursprung. Ferner gebe es für jedes  ein , so dass  wenn  in . Dann gilt für alle  und :

gleichmäßig, sofern  in . Dabei bezeichnen  die Bernoulli-Polynome. Die Aussage lässt sich sogar auf den Fall verallgemeinern, dass  einen einfachen Pol im Ursprung mit Residuum  hat. Gelten sonst alle Voraussetzungen wie oben, so gilt in dieser Situation für 

gleichmäßig, sofern  in .

Holomorphie als Bedingung in Taubersätzen 

Taubersätze nutzen Eigenschaften von Potenz- oder Dirichlet-Reihen, um Aussagen über das Verhalten bestimmter Summen zu erhalten. Jedoch gelten diese oft nur unter technischen Bedingungen an die Funktion, die mit der zu untersuchenden Summe zusammenhängt. Holomorphie kann dabei helfen, die Bedingungen eines Taubersatzes zu erfüllen. Dies betrifft etwa einen Taubersatz von Donald Newman, der sich auf Dirichlet-Reihen bezieht: Ist
 wobei ,
mit  für alle , und lässt sich  holomorph auf die Gerade  fortsetzen, so gilt bereits

Dieser Satz kann dazu verwendet werden, den Primzahlsatz mit einfachen funktionentheoretischen Methoden zu beweisen. Ähnliche Aussagen gelten unter abgeschwächten Bedingungen, also ohne Holomorphie auf dem Rand, wie beim Satz von Wiener-Ikehara, doch dieser ist aus analytischer Sicht schwerer zu beweisen.

Zu beachten ist, dass die analoge Aussage für Potenzreihen trivialerweise gilt. Ist also  konvergent für  und besitzt eine holomorphe Fortsetzung auf den Rand , so ist  konvergent.

Integraltransformationen 

In einigen Anwendungen zu holomorphen Funktionen tauchen Integraltransformationen auf. Diese sind von der Form

wobei  ein bestimmter Weg in der komplexen Ebene und  eine geeignete, zu transformierende Funktion ist. Es ist  der für die Art der Transformation eigentümliche Integralkern.

Allgemeine Holomorphieaussagen 

In vielen Fällen ist der Integrationsweg in einer Integraltransformation unendlich lang, weshalb neben der Leibnizschen Regel auch hier Kriterien geschaffen werden müssen, dass die Transformierte eine holomorphe Funktion ist. Dabei hilft: Es sei ,  eine offene Menge und  eine stetige Funktion. Man bezeichnet das Integral

als gleichmäßig konvergent auf Kompakta in , falls  existiert und gleichmäßig auf Kompakta in  konvergiert. Trifft dies nun zu, und ist zudem  für jedes  holomorph, so ist  holomorph auf , und es gilt

für alle .

Holomorphie im Kontext bedeutender Integraltransformationen

Fourier-Transformation 

Für den Fall, dass eine Funktion  passende Bedingungen hinsichtlich Stetigkeit und Wachstum für  erfüllt, kann ihre Fourier-Transformierte  durch

definiert werden. Es gilt dann die wichtige Rücktransformation

Erfüllt  die Wachstumsbedingung  für Konstanten , so ist  die Einschränkung auf  einer auf dem Streifen  holomorphen Funktion. Der Satz von Paley-Wiener besagt ferner, dass wenn  stetig ist und  für  für alle  (d. h. moderat abklingt), sich  zu einer ganzen Funktion fortsetzt mit  für  und alle , genau dann wenn der Träger von  im Intervall  liegt. Klingen  und  beide moderat ab, so gilt  für alle  genau dann, wenn sich  stetig auf die abgeschlossene obere Halbebene  fortsetzt, dort beschränkt und in deren Innern zudem holomorph ist.

Unter Ausnutzung, dass  ihre eigene Fourier-Transformierte ist, kann zudem Folgendes gezeigt werden: Ist  eine ganze Funktion mit  mit , so lässt sich auch  zu eine ganzen Funktion fortsetzen, und es gilt  für irgendwelche .

Mellin-Transformation 

Eng verwandt zur Fourier-Transformation ist die Mellin-Transformation, die definiert ist durch

Ist  stückweise stetig auf , erfüllt  für  und  für , so ist  eine im Streifen  holomorphe Funktion. Für den Fall, dass  für  schnell abklingt (etwa exponentiell), und zudem eine asymptotische Entwicklung der Form

für  besitzt, lässt sich  holomorph nach ganz  fortsetzen mit Polen -ter Ordnung in  und Hauptterm

Besonders diese Eigenschaft macht die Mellin-Transformation bei der analytischen Fortsetzung von (verallgemeinerten) Dirichlet-Reihen zu einem nützlichen Werkzeug.

Für eine im Streifen  holomorphe Mellin-Transformierte  gilt für alle  die Umkehrformel

wobei  nach Belieben gewählt werden darf.

Laplace-Transformation 

Ist  eine stückweise stetige Funktion, so ist ihre Laplace-Transformierte definiert durch

Ist für alle  die Abschätzung  für ein  und ein , so ist  eine auf der Halbebene  holomorphe Funktion. Gilt zusätzlich die Entwicklung

für , so folgt bereits

für . Dieses Prinzip erweist sich zum Beispiel für den Beweis der Stirling-Formel, einer Approximation der natürlichen holomorphen Fortsetzung der Fakultätsfunktion durch einen geschlossenen Funktionsterm, als nützlich.

Ist  stückweise stetig und außerdem beschränkt, so folgt aus der holomorphen Fortsetzbarkeit von  auf  bereits, dass

Ist  nichtnegativ und nichtfallend, und ist  holomorph auf , und gibt es eine Konstante , so dass

auf  holomorph fortgesetzt werden kann, folgt

Dies ist eine „holomorphe Variante“ des Satzes von Wiener-Ikehara, der auch für stetige Fortsetzungen funktioniert, jedoch unter diesen Umständen weitaus schwerer zu beweisen ist, wobei abkürzende Beweise im holomorphen Fall von Donald Newman und Jacob Korevaar gegeben wurden, die die durch die holomorphe Struktur verfügbare Cauchysche Integralformel benutzen. Die holomorphe Variante reicht in vielen Fällen bereits aus. Es kann mit ihrer Hilfe schon der Primzahlsatz gezeigt werden.

Algebraische Eigenschaften

Der Ring O(D) mit Gebiet D 

Durch komponentenweise Addition und Multiplikation wird die Menge  zu einem kommutativen Ring mit 1 (nach Zulassen einer skalaren Multiplikation sogar zu einer -Algebra). Über den Identitätssatz für holomorphe Funktionen lässt sich zeigen, dass  nullteilerfrei ist. Es ist der Körper der meromorphen Funktionen  gerade der Quotientenkörper von .

Aus idealtheoretischer Sicht sind die Ringe  schwieriger zu behandeln als zum Beispiel  oder . Definiert man zu einer unendlich mächtigen, aber lokal endlichen Menge  zum Beispiel das Ideal

so kann man folgern, dass  nicht noethersch ist, also insbesondere niemals ein Hauptidealring. Aus dem Produktsatz für allgemeine Gebiete lässt sich sogar folgern, dass  nicht faktoriell ist. Nichtsdestotrotz existieren gewisse Strukturen, so kann etwa nach dem Lemma von Wedderburn die 1 erzeugt werden: Sind  zwei zueinander teilerfremde holomorphe Funktionen (d. h., es gibt keine Nicht-Einheit , sodass ), so gibt es  mit

Daraus kann gefolgert werden, dass zumindest jedes endlich erzeugte Ideal  bereits ein Hauptideal ist. Nach dem Hauptsatz der Idealtheorie in  sind für ein Ideal  sogar folgende Aussagen äquivalent:
  ist endlich erzeugt.
  ist ein Hauptideal.
  ist abgeschlossen.
Dabei bedeutet Abgeschlossenheit, dass die Grenzfunktion jeder kompakt konvergenten Folge  wieder in  liegt.

Die Sätze von Bers und Iss’sa 

Der Satz von Bers charakterisiert alle -Algebren-Homomorphismen zwischen -Algebren auf Gebieten holomorpher Funktionen.

Es seien  Gebiete. Dann besagt der Satz von Bers: Zu jedem -Algebra-Homomorphismus  gibt es genau eine Abbildung , sodass  für alle . Es gilt  und es ist  genau dann bijektiv, wenn  biholomorph ist.

Es ist demnach  biholomorph äquivalent zu  genau dann, wenn  (als -Algebren). Zudem ist jeder -Algebra-Homomorphismus  von selbst stetig in dem Sinne, dass wenn  kompakt konvergiert, bereits  kompakt konvergiert.

Ausgeweitet wird dieses Resultat durch den Satz von Iss’sa, da hier sogar der Körper der in  bzw.  meromorphen Funktionen betrachtet wird. Ist also  ein Homomorphismus von -Algebren, so gibt es ein , sodass stets .

Anwendungen 

Holomorphe Funktionen werden systematisch im Rahmen der mathematischen Disziplin Funktionentheorie untersucht. Sie kommen zudem im Umfeld der reellen Analysis, theoretischen Physik, algebraischen Geometrie, Darstellungstheorie (im Kontext zu Modulformen), Kombinatorik, transzendenten Zahlen und analytischen Zahlentheorie zum Einsatz.

Bedeutung für die Physik 

In der theoretischen Physik treten holomorphe Funktionen unter anderem im Kontext zu Riemannschen Flächen auf. So spielt etwa der Raum aller holomorphen Funktionen von einer Riemannschen Fläche in eine -dimensionale Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit eine wichtige Rolle in Mirror Symmetry, die in der Stringtheorie Anwendung findet.

Anwendung in der Zahlentheorie

Dirichlet-Reihen 

Wächst eine zahlentheoretische Funktion  nicht zu schnell, also  für eine reelle Konstante , so wird für alle komplexen Werte  mit  die Reihe

absolut konvergieren. Man bezeichnet diesen Typ Reihe auch als Dirichlet-Reihe. Es gibt dann eine Konstante , die Konvergenzabszisse, sodass die Reihe für alle Werte  bedingt konvergiert und für  divergiert. Es kann gezeigt werden, dass die Reihe auf kompakten Teilmengen gleichmäßig konvergiert, womit sie eine auf der Halbebene  holomorphe Funktion ist.

Ähnlich wie Potenzreihen dienen Dirichlet-Reihen dazu, zahlentheoretische Funktionen zu untersuchen. Etwa kann die Holomorphie von Dirichlet-Reihen dazu verwendet werden, die Perronschen Formeln zu zeigen, um summatorische Funktionen  zu studieren. Während Potenzreihen besonders in der additiven Zahlentheorie Anwendung finden, treten Dirichlet-Reihen vor allem in der multiplikativen Zahlentheorie auf. Ein wichtiges Beispiel ist die Riemannsche Zeta-Funktion

die sogar auf ganz  holomorph fortgesetzt werden kann. Durch ihre Verbindung zu den Primzahlen (siehe Euler-Produkt) spielt sie eine Schlüsselrolle in der analytischen Zahlentheorie. Aufgrund ihrer Holomorphie ist es möglich, exakte Informationen über Primzahlen aus ihrem Verhalten als Funktion, wie zum Beispiel der Verteilung ihrer Nullstellen, abzuleiten. Dies betrifft zum Beispiel den Primzahlsatz, der jedoch unter Annahme der Riemannschen Vermutung deutlich verbessert werden kann. Die weitaus allgemeineren L-Funktionen sind ebenso von großer Wichtigkeit in der Zahlentheorie. Dies betrifft etwa den Modularitätssatz, aber auch die Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer.

Modulformen und q-Reihen 

Klassische Modulformen sind auf der oberen Halbebene  holomorphe Funktionen , die bestimmte Transformationsgestze bezüglich Untergruppen  endlichen Indexes erfüllen und ein „holomorphes Verhalten“ in den Randpunkten  aufweisen, zum Beispiel durch Besitz eine Fourier-Entwicklung der Form
 mit einer natürlichen Zahl .
Die Bedingung der Holomorphie liefert dabei eine entscheidende Zutat für die Seltenheit von Modulformen, da sie im Beweis der Valenzformel (in Form des Null- und Polstellen zählenden Integrals) eingeht. Aus dieser kann gefolgert werden, dass der Raum aller Modulformen eines festen Gewichts  bezüglich einer Kongruenzuntergruppe stets endlichdimensional ist, was weitreichende Konsequenzen nach sich zieht.

Kreismethode 

Die Kreismethode gehört zu den wichtigsten Anwendungen holomorpher Funktionen in der Zahlentheorie. Ausgangspunkt ist eine Folge ganzer Zahlen , die nicht zu schnell anwachsen, und deren Wachstumsverhalten man verstehen möchte. Betrachtet wird dann die Funktion

wobei die Reihe für  konvergieren, und für  divergieren soll. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die  mit polynomieller Geschwindigkeit wachsen oder bis auf eine Konstante kleiner als  für ein  sind. Über die Cauchysche Integralformel erhält man

wenn der geschlossene Weg, etwa ein Kreis mit Radius , die 0 einfach in mathematisch positiver Richtung umschließt. Dabei ist es üblich, den Radius der Integrationskurve in Abhängigkeit von  zu wählen, also , und  für  mit richtiger Konvergenzgeschwindigkeit zu fordern. Ist die Folge  positiv und monoton steigend, ist davon auszugehen, dass  in der Nähe von  unendlich groß wird und dieses Wachstum das Verhalten an allen anderen Randpunkten dominiert. Daher sollte der Integrationsabschnitt in der Nähe von  auch den ausschlaggebenden Beitrag für den Wert der  liefern. Ein detailliertes Studium der Funktion  in der Nähe von , aber auch ggf. anderer Randwerte, kann also zu einem Verständnis der  führen.

Erstmals wurde die Kreismethode von Godfrey Harold Hardy und Srinivasa Ramanujan angewandt, um die Partitionsfunktion  zu untersuchen. Ihnen gelang mit ihrer Hilfe die asymptotische Schätzung

Als Ausgangspunkt diente die für alle  gültige, von Leonhard Euler gefundene, Identität

Hans Rademacher konnte mit ähnlichen Methoden sogar eine exakte Formel für  ableiten. Seine Methode nutzt die Modularität der Dedekindschen Etafunktion. Weitere Anwendungen liegen im Umfeld des Waringschen Problems und allgemein Lösungsanzahlen diophantischer Gleichungen.

Komplexe Geometrie 

Auch in der komplexen Geometrie werden holomorphe Abbildungen betrachtet. So kann man holomorphe Abbildungen zwischen Riemannschen Flächen oder zwischen komplexen Mannigfaltigkeiten analog zu differenzierbaren Funktionen zwischen glatten Mannigfaltigkeiten definieren. Außerdem gibt es ein für die Integrationstheorie wichtiges Pendant zu den glatten Differentialformen, das holomorphe Differentialform heißt.

Holomorphe Funktionen mehrerer Veränderlicher 

Sei  eine offene Teilmenge. Eine Abbildung  heißt holomorph, falls sie sich um jeden Punkt des Definitionsbereichs in eine Potenzreihe entwickeln lässt, das heißt, zu jedem  gibt es einen Polykreis , sodass

für alle  mit von  unabhängigen Koeffizienten  gilt.
Eine Funktion  heißt holomorph in der -ten Variablen, wenn sie als Funktion von  bei festgehaltenen übrigen Variablen holomorph ist. Holomorphe Funktionen sind natürlich in jeder Variablen holomorph. Für die Umkehrung siehe die untenstehenden äquivalenten Charakterisierungen.

Mit dem Wirtinger-Kalkül  und  steht ein Kalkül zur Verfügung, mit dem man die partiellen Ableitungen einer komplexen Funktion wie bei Funktionen einer Veränderlichen behandeln kann.

Für eine Funktion ,  offen, sind folgende Aussagen äquivalent:
  ist holomorph.
  ist stetig und holomorph in jeder Variablen (Lemma von Osgood)
  ist holomorph in jeder Variablen (Satz von Hartogs)
  ist stetig differenzierbar und genügt den Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen  für .

Für mehrere Dimensionen im Bildbereich definiert man Holomorphie wie folgt: Eine Abbildung ,  offen, heißt holomorph, wenn jede der Teilfunktionen  holomorph ist.

Viele Eigenschaften holomorpher Funktionen einer Veränderlichen lassen sich, teils in abgeschwächter Form, auf den Fall mehrerer Veränderlicher übertragen.
So gilt für Funktionen  der Cauchysche Integralsatz nicht und der Identitätssatz ist nur noch in einer abgeschwächten Version gültig. Für holomorphe Funktionen  kann allerdings die Integralformel von Cauchy durch Induktion auf  Dimensionen verallgemeinert werden. Salomon Bochner konnte 1944 sogar noch eine Verallgemeinerung der -dimensionalen Cauchyschen Integralformel beweisen. Diese trägt den Namen Bochner-Martinelli-Formel.

Literatur 

 
 
 
 
 
 Klaus Jänich: (Die ersten beiden Auflagen unterscheiden sich deutlich von den folgenden. Unter anderem fehlen ab der dritten Auflage die vier „Stern“-Kapitel zu Wirtinger-Kalkül, riemannschen Flächen, riemannschen Flächen eines holomorphen Keimes und algebraischen Funktionen.)

Einzelnachweise 

Funktionentheorie